|-
|(24001)||1999 RK34|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,131|| align=right|7,09|| align=right|3,755||MBA||10. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24002)||1999 RR35|| align=right|14,1|| align=right|2,740|| align=right|0,023|| align=right|4,00|| align=right|4,534||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24003)||1999 RG36|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,131|| align=right|13,96|| align=right|4,226||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24004)||1999 RQ57|| align=right|13,3|| align=right|2,602|| align=right|0,116|| align=right|14,95|| align=right|4,197||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24005)||1999 RB59|| align=right|14,8|| align=right|2,731|| align=right|0,060|| align=right|6,39|| align=right|4,514||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24006)||1999 RQ86|| align=right|15,3|| align=right|2,187|| align=right|0,129|| align=right|6,17|| align=right|3,234||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24007)||1999 RE91|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,220|| align=right|3,00|| align=right|3,621||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24008)||1999 RF94|| align=right|15,4|| align=right|2,193|| align=right|0,157|| align=right|4,59|| align=right|3,247||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24009)||1999 RX98|| align=right|15,0|| align=right|2,455|| align=right|0,218|| align=right|13,61|| align=right|3,845||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24010)||1999 RR104|| align=right|15,9|| align=right|2,246|| align=right|0,119|| align=right|5,61|| align=right|3,366||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24011)||1999 RR109|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,183|| align=right|10,59|| align=right|4,570||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24012)||1999 RO111|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,175|| align=right|14,53|| align=right|4,058||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24013)||1999 RR113|| align=right|13,1|| align=right|2,554|| align=right|0,204|| align=right|13,42|| align=right|4,082||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24014)||1999 RB118|| align=right|13,1|| align=right|2,563|| align=right|0,189|| align=right|11,96|| align=right|4,103||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24015)||1999 RK123|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,117|| align=right|6,17|| align=right|3,467||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24016)||1999 RK126|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,229|| align=right|3,80|| align=right|4,108||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24017)||1999 RN126|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,247|| align=right|4,91|| align=right|4,230||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24018)||1999 RU134|| align=right|11,6|| align=right|5,198|| align=right|0,048|| align=right|15,81|| align=right|11,85||JUT||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24019)||1999 RX137|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,141|| align=right|6,26|| align=right|3,696||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24020)||1999 RV142|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,235|| align=right|4,82|| align=right|3,398||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24021)||1999 RT143|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,125|| align=right|6,51|| align=right|3,611||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24022)||1999 RA144|| align=right|11,8|| align=right|5,254|| align=right|0,088|| align=right|9,89|| align=right|12,05||JUT||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24023)||1999 RX147|| align=right|14,3|| align=right|2,705|| align=right|0,225|| align=right|12,01|| align=right|4,449||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24024)||1999 RY159|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,156|| align=right|7,58|| align=right|3,779||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24025)||1999 RV164|| align=right|14,7|| align=right|2,246|| align=right|0,103|| align=right|5,21|| align=right|3,366||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24026)||1999 RN175|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,025|| align=right|6,19|| align=right|3,452||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24027)||1999 RP176|| align=right|15,4|| align=right|2,449|| align=right|0,157|| align=right|2,00|| align=right|3,831||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24028)||1999 RP182|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,197|| align=right|4,27|| align=right|4,416||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24029)||1999 RT198|| align=right|13,4|| align=right|2,309|| align=right|0,310|| align=right|21,58|| align=right|3,509||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24030)||1999 RT206|| align=right|12,2|| align=right|3,137|| align=right|0,120|| align=right|13,21|| align=right|5,556||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24031)||1999 RV207|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,234|| align=right|13,99|| align=right|4,088||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24032)||1999 RO212|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,136|| align=right|6,31|| align=right|4,573||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24033)||1999 RY238|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,172|| align=right|10,94|| align=right|4,202||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(24034)||1999 SF2|| align=right|14,8|| align=right|2,428|| align=right|0,184|| align=right|3,36|| align=right|3,783||MBA||22. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24035)||1999 SJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,274|| align=right|13,59|| align=right|4,052||MBA||22. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24036)||1999 SP4|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,188|| align=right|8,95|| align=right|4,594||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24037)||1999 SB7|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,225|| align=right|6,48|| align=right|3,666||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24038)||1999 SL8|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,248|| align=right|11,17|| align=right|3,458||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24039)||1999 SS8|| align=right|14,0|| align=right|2,321|| align=right|0,154|| align=right|9,02|| align=right|3,535||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24040)||1999 ST8|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,247|| align=right|7,68|| align=right|4,048||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24041)||1999 SO10|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,271|| align=right|14,08|| align=right|3,879||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24042)||1999 SY11|| align=right|15,6|| align=right|1,956|| align=right|0,057|| align=right|21,78|| align=right|2,734||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(24043)||1999 SD13|| align=right|14,1|| align=right|2,567|| align=right|0,165|| align=right|13,56|| align=right|4,111||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24044)||1999 SL17|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|7,01|| align=right|3,694||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24045)||1999 ST18|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,151|| align=right|6,23|| align=right|4,290||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24046) Malovany||1999 TX3|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,160|| align=right|4,26|| align=right|3,526||MBA||2. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(24047)||1999 TD6|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,103|| align=right|4,51|| align=right|4,323||MBA||6. října 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|(24048) Pedroduque||1999 TL11|| align=right|14,4|| align=right|2,441|| align=right|0,134|| align=right|13,75|| align=right|3,814||MBA||10. října 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(24049)||1999 TZ18|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,137|| align=right|2,46|| align=right|3,461||MBA||15. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24050)||1999 TZ25|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,131|| align=right|6,90|| align=right|3,440||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24051)||1999 TW28|| align=right|15,7|| align=right|2,218|| align=right|0,103|| align=right|2,54|| align=right|3,302||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24052)||1999 TC33|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,038|| align=right|2,61|| align=right|3,561||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24053)||1999 TS36|| align=right|15,8|| align=right|2,219|| align=right|0,142|| align=right|7,10|| align=right|3,305||MBA||12. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24054)||1999 TZ37|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,123|| align=right|3,09|| align=right|3,335||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24055)||1999 TX71|| align=right|15,1|| align=right|2,641|| align=right|0,151|| align=right|1,74|| align=right|4,291||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24056)||1999 TT73|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,173|| align=right|2,28|| align=right|3,836||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24057)||1999 TG76|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,053|| align=right|0,91|| align=right|4,119||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24058)||1999 TR89|| align=right|15,1|| align=right|2,196|| align=right|0,159|| align=right|5,64|| align=right|3,254||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24059)||1999 TE94|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,085|| align=right|6,71|| align=right|3,264||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24060)||1999 TQ100|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,058|| align=right|6,68|| align=right|3,392||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24061)||1999 TS100|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,189|| align=right|15,76|| align=right|4,363||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24062)||1999 TF112|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,114|| align=right|5,51|| align=right|3,379||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24063)||1999 TV116|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,080|| align=right|0,97|| align=right|4,026||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24064)||1999 TK119|| align=right|16,5|| align=right|2,141|| align=right|0,082|| align=right|3,64|| align=right|3,132||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24065)||1999 TW120|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,099|| align=right|2,44|| align=right|4,650||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24066)||1999 TE123|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,051|| align=right|1,88|| align=right|4,061||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24067)||1999 TW152|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,207|| align=right|5,65|| align=right|4,231||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24068)||1999 TR156|| align=right|15,0|| align=right|2,516|| align=right|0,136|| align=right|3,70|| align=right|3,991||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24069)||1999 TY172|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,095|| align=right|3,68|| align=right|4,052||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24070)||1999 TH173|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,100|| align=right|3,59|| align=right|3,584||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24071)||1999 TS174|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,057|| align=right|6,32|| align=right|3,761||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24072)||1999 TL192|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,167|| align=right|8,65|| align=right|4,137||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24073)||1999 TB198|| align=right|15,9|| align=right|2,246|| align=right|0,215|| align=right|5,81|| align=right|3,365||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24074)||1999 TE198|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,089|| align=right|5,93|| align=right|3,431||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24075)||1999 TY209|| align=right|13,5|| align=right|2,592|| align=right|0,139|| align=right|15,14|| align=right|4,173||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24076)||1999 TL223|| align=right|12,6|| align=right|3,113|| align=right|0,046|| align=right|13,82|| align=right|5,491||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24077)||1999 TD233|| align=right|15,1|| align=right|1,961|| align=right|0,055|| align=right|18,75|| align=right|2,747||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24078)||1999 TJ240|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,054|| align=right|3,44|| align=right|3,375||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24079)||1999 TH246|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,070|| align=right|7,56|| align=right|4,594||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24080)||1999 TU247|| align=right|14,6|| align=right|3,152|| align=right|0,198|| align=right|14,09|| align=right|5,596||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24081)||1999 TY247|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,081|| align=right|4,29|| align=right|3,543||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24082)||1999 TD248|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,084|| align=right|5,94|| align=right|4,096||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24083)||1999 TM283|| align=right|15,7|| align=right|2,137|| align=right|0,147|| align=right|5,92|| align=right|3,124||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24084)||1999 TG289|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,117|| align=right|6,61|| align=right|3,293||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24085)||1999 TM291|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,129|| align=right|5,85|| align=right|3,844||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24086)||1999 UT|| align=right|14,2|| align=right|2,864|| align=right|0,050|| align=right|5,44|| align=right|4,847||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24087)||1999 UT3|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,222|| align=right|11,58|| align=right|3,757||MBA||27. října 1999||Dossobuono||L. Lai
|-
|(24088)||1999 UQ5|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,053|| align=right|4,02|| align=right|4,605||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24089)||1999 UW7|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,234|| align=right|4,65|| align=right|3,350||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24090)||1999 UY8|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,116|| align=right|5,86|| align=right|3,566||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24091)||1999 UC9|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,037|| align=right|4,03|| align=right|3,473||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24092)||1999 UU13|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,136|| align=right|4,45|| align=right|3,474||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(24093)||1999 UM38|| align=right|14,3|| align=right|2,715|| align=right|0,248|| align=right|9,14|| align=right|4,474||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24094)||1999 UN60|| align=right|12,4|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|25,79|| align=right|3,590||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24095)||1999 VN|| align=right|14,2|| align=right|2,884|| align=right|0,089|| align=right|2,88|| align=right|4,896||MBA||2. listopadu 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(24096)||1999 VQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,326|| align=right|0,067|| align=right|7,50|| align=right|3,547||MBA||5. listopadu 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(24097)||1999 VB6|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,196|| align=right|1,94|| align=right|3,548||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24098)||1999 VC7|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,145|| align=right|12,49|| align=right|3,533||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24099)||1999 VF8|| align=right|13,1|| align=right|3,115|| align=right|0,236|| align=right|12,14|| align=right|5,498||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24100)||1999 VH8|| align=right|12,8|| align=right|2,986|| align=right|0,047|| align=right|10,89|| align=right|5,159||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24101) Cassini||1999 VA9|| align=right|12,9|| align=right|2,648|| align=right|0,308|| align=right|15,47|| align=right|4,308||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24102) Jacquescassini||1999 VD9|| align=right|13,8|| align=right|2,530|| align=right|0,170|| align=right|14,66|| align=right|4,024||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24103) Dethury||1999 VS9|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,191|| align=right|15,06|| align=right|4,311||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24104) Vinissac||1999 VZ9|| align=right|13,4|| align=right|2,274|| align=right|0,099|| align=right|7,29|| align=right|3,428||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24105) Broughton||1999 VE10|| align=right|13,7|| align=right|2,342|| align=right|0,042|| align=right|7,36|| align=right|3,582||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24106)||1999 VA12|| align=right|14,6|| align=right|2,320|| align=right|0,215|| align=right|6,37|| align=right|3,534||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24107)||1999 VS19|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,145|| align=right|11,57|| align=right|5,557||MBA||12. listopadu 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(24108)||1999 VL20|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,249|| align=right|11,11|| align=right|4,255||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24109)||1999 VO20|| align=right|12,8|| align=right|2,583|| align=right|0,099|| align=right|14,28|| align=right|4,151||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24110)||1999 VP20|| align=right|13,9|| align=right|2,694|| align=right|0,237|| align=right|9,83|| align=right|4,420||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24111)||1999 VY22|| align=right|15,1|| align=right|2,517|| align=right|0,197|| align=right|2,32|| align=right|3,992||MBA||13. listopadu 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(24112)||1999 VO23|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,197|| align=right|15,18|| align=right|4,252||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24113)||1999 VQ23|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,068|| align=right|5,77|| align=right|3,453||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24114)||1999 VV23|| align=right|13,1|| align=right|2,433|| align=right|0,177|| align=right|9,46|| align=right|3,793||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24115)||1999 VH24|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,149|| align=right|6,20|| align=right|3,721||MBA||15. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24116)||1999 VK24|| align=right|14,9|| align=right|2,361|| align=right|0,226|| align=right|3,05|| align=right|3,627||MBA||15. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24117)||1999 VQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,201|| align=right|2,26|| align=right|3,698||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24118)||1999 VX28|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,069|| align=right|3,72|| align=right|4,674||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24119)||1999 VB32|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,121|| align=right|3,97|| align=right|3,569||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24120)||1999 VR33|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,111|| align=right|0,63|| align=right|5,156||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24121)||1999 VV33|| align=right|14,1|| align=right|2,867|| align=right|0,007|| align=right|1,55|| align=right|4,854||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24122)||1999 VW34|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,216|| align=right|2,43|| align=right|5,119||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24123)||1999 VU35|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,140|| align=right|2,01|| align=right|4,090||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24124)||1999 VH36|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,148|| align=right|1,17|| align=right|5,373||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24125)||1999 VS36|| align=right|14,5|| align=right|2,839|| align=right|0,083|| align=right|3,13|| align=right|4,784||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24126)||1999 VC49|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,078|| align=right|5,76|| align=right|4,588||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24127)||1999 VZ52|| align=right|11,4|| align=right|3,188|| align=right|0,075|| align=right|22,75|| align=right|5,691||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24128)||1999 VU53|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,153|| align=right|2,12|| align=right|3,695||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24129)||1999 VJ62|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,155|| align=right|1,28|| align=right|3,456||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24130)||1999 VW63|| align=right|16,8|| align=right|2,237|| align=right|0,117|| align=right|3,63|| align=right|3,345||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24131)||1999 VG65|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,147|| align=right|1,52|| align=right|3,669||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24132)||1999 VS67|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,214|| align=right|2,71|| align=right|3,562||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24133)||1999 VW67|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,037|| align=right|7,80|| align=right|5,347||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24134)||1999 VD70|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,071|| align=right|1,31|| align=right|3,818||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24135)||1999 VA71|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,015|| align=right|3,72|| align=right|4,276||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24136)||1999 VL72|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,156|| align=right|5,37|| align=right|4,027||MBA||14. listopadu 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24137)||1999 VP72|| align=right|15,5|| align=right|2,773|| align=right|0,198|| align=right|2,86|| align=right|4,618||MBA||9. listopadu 1999||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(24138)||1999 VB81|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,089|| align=right|6,39|| align=right|3,447||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24139)||1999 VE89|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,137|| align=right|5,90|| align=right|3,416||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24140)||1999 VQ89|| align=right|16,1|| align=right|2,221|| align=right|0,178|| align=right|7,19|| align=right|3,308||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24141)||1999 VN113|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,233|| align=right|1,61|| align=right|3,597||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(24142)||1999 VP114|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,099|| align=right|7,55|| align=right|3,768||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(24143)||1999 VY124|| align=right|16,0|| align=right|2,174|| align=right|0,246|| align=right|4,18|| align=right|3,204||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24144)||1999 VU137|| align=right|14,7|| align=right|2,895|| align=right|0,007|| align=right|1,62|| align=right|4,924||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24145)||1999 VD154|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,088|| align=right|10,95|| align=right|5,794||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(24146)||1999 VY158|| align=right|14,9|| align=right|2,788|| align=right|0,093|| align=right|5,28|| align=right|4,655||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24147)||1999 VH162|| align=right|15,1|| align=right|2,371|| align=right|0,128|| align=right|6,66|| align=right|3,650||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24148)||1999 VM169|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,120|| align=right|9,70|| align=right|3,837||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24149)||1999 VL173|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,132|| align=right|4,60|| align=right|4,162||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24150)||1999 VN174|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,017|| align=right|15,15|| align=right|4,193||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(24151)||1999 VR184|| align=right|15,4|| align=right|2,994|| align=right|0,241|| align=right|3,05|| align=right|5,180||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24152)||1999 VR185|| align=right|15,3|| align=right|2,793|| align=right|0,089|| align=right|2,63|| align=right|4,667||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24153)||1999 VE188|| align=right|15,3|| align=right|2,519|| align=right|0,086|| align=right|3,37|| align=right|3,997||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24154)||1999 VP188|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,071|| align=right|4,77|| align=right|3,767||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24155)||1999 VX188|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,185|| align=right|8,21|| align=right|3,373||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24156)||1999 VZ188|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,148|| align=right|3,85|| align=right|3,695||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24157)||1999 VN192|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,038|| align=right|4,03|| align=right|3,588||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24158)||1999 VV192|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,094|| align=right|5,12|| align=right|3,509||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24159)||1999 VY192|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,151|| align=right|3,85|| align=right|4,513||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24160)||1999 VS207|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,132|| align=right|2,81|| align=right|3,665||MBA||9. listopadu 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|(24161)||1999 VU219|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,021|| align=right|11,87|| align=right|4,319||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24162) Askaci||1999 WD|| align=right|14,6|| align=right|2,783|| align=right|0,019|| align=right|1,76|| align=right|4,642||MBA||17. listopadu 1999||Olathe||L. Robinson
|-
|(24163)||1999 WT1|| align=right|14,6|| align=right|2,260|| align=right|0,097|| align=right|2,18|| align=right|3,398||MBA||25. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24164)||1999 WM3|| align=right|12,8|| align=right|3,031|| align=right|0,121|| align=right|8,35|| align=right|5,277||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24165)||1999 WQ3|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,214|| align=right|5,06|| align=right|3,404||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24166)||1999 WW3|| align=right|13,8|| align=right|2,451|| align=right|0,164|| align=right|7,60|| align=right|3,836||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24167)||1999 WC4|| align=right|13,4|| align=right|3,035|| align=right|0,134|| align=right|4,23|| align=right|5,286||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24168) Hexlein||1999 WH9|| align=right|15,2|| align=right|2,471|| align=right|0,126|| align=right|8,43|| align=right|3,884||MBA||29. listopadu 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(24169)||1999 WQ11|| align=right|14,7|| align=right|2,443|| align=right|0,195|| align=right|4,87|| align=right|3,818||MBA||29. listopadu 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(24170)||1999 WB13|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,076|| align=right|6,54|| align=right|3,539||MBA||29. listopadu 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(24171)||1999 XE1|| align=right|13,4|| align=right|2,527|| align=right|0,118|| align=right|4,16|| align=right|4,015||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24172)||1999 XG1|| align=right|14,1|| align=right|2,366|| align=right|0,072|| align=right|7,74|| align=right|3,638||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24173) SLAS||1999 XS1|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,131|| align=right|8,28|| align=right|4,662||MBA||3. prosince 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(24174)||1999 XZ4|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,138|| align=right|2,82|| align=right|5,306||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24175)||1999 XD5|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,128|| align=right|5,56|| align=right|3,649||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24176)||1999 XP6|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,085|| align=right|3,09|| align=right|3,572||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24177)||1999 XJ7|| align=right|13,8|| align=right|2,337|| align=right|0,104|| align=right|7,51|| align=right|3,573||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24178)||1999 XL7|| align=right|12,3|| align=right|3,178|| align=right|0,112|| align=right|17,10|| align=right|5,664||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24179)||1999 XS7|| align=right|13,2|| align=right|2,729|| align=right|0,180|| align=right|14,62|| align=right|4,508||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24180)||1999 XH8|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,024|| align=right|11,84|| align=right|4,273||MBA||3. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24181)||1999 XN8|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,116|| align=right|14,30|| align=right|4,160||MBA||2. prosince 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(24182)||1999 XP11|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,071|| align=right|5,45|| align=right|4,556||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24183)||1999 XV11|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,138|| align=right|6,67|| align=right|3,469||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24184)||1999 XS13|| align=right|13,8|| align=right|2,621|| align=right|0,175|| align=right|8,50|| align=right|4,242||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24185)||1999 XM14|| align=right|14,1|| align=right|2,727|| align=right|0,065|| align=right|5,21|| align=right|4,503||MBA||3. prosince 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(24186)||1999 XL18|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,195|| align=right|4,91|| align=right|3,584||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24187)||1999 XO18|| align=right|15,1|| align=right|2,447|| align=right|0,206|| align=right|3,38|| align=right|3,826||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24188)||1999 XS24|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,063|| align=right|6,78|| align=right|3,713||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24189)||1999 XR25|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,078|| align=right|4,08|| align=right|3,338||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24190)||1999 XT28|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,062|| align=right|5,84|| align=right|4,572||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24191)||1999 XK30|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,060|| align=right|6,24|| align=right|4,512||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24192)||1999 XM30|| align=right|12,6|| align=right|2,800|| align=right|0,201|| align=right|9,22|| align=right|4,685||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24193)||1999 XF32|| align=right|13,5|| align=right|2,629|| align=right|0,260|| align=right|5,82|| align=right|4,263||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24194) Paľuš||1999 XU35|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,179|| align=right|6,01|| align=right|5,654||MBA||8. prosince 1999||Modra||A. Galád; D. Kalmancok
|-
|(24195)||1999 XD36|| align=right|13,3|| align=right|2,582|| align=right|0,106|| align=right|13,98|| align=right|4,148||MBA||6. prosince 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(24196)||1999 XG37|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,194|| align=right|13,59|| align=right|4,435||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24197)||1999 XP37|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,102|| align=right|8,15|| align=right|4,578||MBA||7. prosince 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(24198)||1999 XB39|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,182|| align=right|3,55|| align=right|4,427||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24199)||1999 XD39|| align=right|14,1|| align=right|3,138|| align=right|0,124|| align=right|4,75|| align=right|5,559||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24200)||1999 XB40|| align=right|14,1|| align=right|2,420|| align=right|0,141|| align=right|6,18|| align=right|3,765||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24201)||1999 XL40|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,085|| align=right|6,75|| align=right|3,606||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24202)||1999 XR42|| align=right|15,8|| align=right|2,142|| align=right|0,213|| align=right|1,56|| align=right|3,133||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24203)||1999 XA46|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,203|| align=right|4,60|| align=right|3,588||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24204)||1999 XZ46|| align=right|14,8|| align=right|2,868|| align=right|0,071|| align=right|1,44|| align=right|4,856||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24205)||1999 XC48|| align=right|15,7|| align=right|2,178|| align=right|0,176|| align=right|6,81|| align=right|3,214||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24206)||1999 XH48|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,145|| align=right|3,41|| align=right|3,791||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24207)||1999 XJ49|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,270|| align=right|6,96|| align=right|3,728||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24208)||1999 XC51|| align=right|14,3|| align=right|2,722|| align=right|0,138|| align=right|1,59|| align=right|4,491||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24209)||1999 XM51|| align=right|15,5|| align=right|2,190|| align=right|0,173|| align=right|0,66|| align=right|3,240||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24210)||1999 XM52|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,048|| align=right|4,94|| align=right|4,407||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24211)||1999 XD53|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,113|| align=right|2,67|| align=right|3,421||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24212)||1999 XW59|| align=right|11,7|| align=right|5,092|| align=right|0,043|| align=right|7,24|| align=right|11,49||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24213)||1999 XA61|| align=right|13,4|| align=right|2,799|| align=right|0,226|| align=right|15,28|| align=right|4,681||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24214)||1999 XC67|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,128|| align=right|0,91|| align=right|5,283||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24215)||1999 XN68|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,053|| align=right|1,69|| align=right|3,750||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24216)||1999 XR68|| align=right|14,0|| align=right|2,737|| align=right|0,074|| align=right|6,67|| align=right|4,528||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24217)||1999 XO70|| align=right|14,2|| align=right|2,708|| align=right|0,128|| align=right|3,23|| align=right|4,456||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24218)||1999 XV70|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|3,530||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24219)||1999 XW71|| align=right|14,6|| align=right|2,208|| align=right|0,176|| align=right|1,88|| align=right|3,280||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24220)||1999 XJ72|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,202|| align=right|2,33|| align=right|3,702||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24221)||1999 XT73|| align=right|15,0|| align=right|3,219|| align=right|0,100|| align=right|0,38|| align=right|5,775||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24222)||1999 XW74|| align=right|14,2|| align=right|2,733|| align=right|0,211|| align=right|7,78|| align=right|4,516||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24223)||1999 XR76|| align=right|14,0|| align=right|2,822|| align=right|0,065|| align=right|6,86|| align=right|4,741||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24224)||1999 XU76|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,067|| align=right|9,10|| align=right|5,376||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24225)||1999 XV80|| align=right|11,6|| align=right|5,166|| align=right|0,039|| align=right|11,17|| align=right|11,74||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24226)||1999 XM81|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,031|| align=right|0,33|| align=right|5,451||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24227)||1999 XU86|| align=right|13,5|| align=right|3,066|| align=right|0,096|| align=right|7,63|| align=right|5,367||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24228)||1999 XC87|| align=right|13,4|| align=right|3,011|| align=right|0,111|| align=right|12,63|| align=right|5,223||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24229)||1999 XC90|| align=right|12,6|| align=right|3,149|| align=right|0,207|| align=right|15,19|| align=right|5,588||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24230)||1999 XE90|| align=right|13,9|| align=right|2,705|| align=right|0,147|| align=right|9,93|| align=right|4,447||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24231)||1999 XN91|| align=right|13,8|| align=right|3,025|| align=right|0,057|| align=right|2,33|| align=right|5,260||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24232)||1999 XA92|| align=right|14,3|| align=right|2,751|| align=right|0,124|| align=right|7,33|| align=right|4,563||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24233)||1999 XD94|| align=right|11,1|| align=right|5,263|| align=right|0,039|| align=right|11,70|| align=right|12,08||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24234)||1999 XA95|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,232|| align=right|9,72|| align=right|3,667||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24235)||1999 XK95|| align=right|14,1|| align=right|2,308|| align=right|0,106|| align=right|7,71|| align=right|3,505||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24236)||1999 XS96|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,067|| align=right|4,15|| align=right|4,527||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24237)||1999 XL97|| align=right|13,0|| align=right|3,173|| align=right|0,146|| align=right|8,11|| align=right|5,652||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24238)||1999 XQ97|| align=right|14,4|| align=right|2,387|| align=right|0,078|| align=right|6,94|| align=right|3,688||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24239)||1999 XX97|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,161|| align=right|2,51|| align=right|3,506||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24240)||1999 XV99|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,130|| align=right|3,68|| align=right|4,029||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24241)||1999 XK100|| align=right|13,6|| align=right|2,673|| align=right|0,178|| align=right|4,35|| align=right|4,369||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24242)||1999 XY100|| align=right|14,7|| align=right|2,171|| align=right|0,265|| align=right|4,73|| align=right|3,197||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24243)||1999 XL101|| align=right|13,0|| align=right|3,060|| align=right|0,104|| align=right|8,38|| align=right|5,352||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24244)||1999 XY101|| align=right|10,5|| align=right|5,154|| align=right|0,045|| align=right|29,22|| align=right|11,70||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24245)||1999 XB102|| align=right|14,5|| align=right|2,279|| align=right|0,191|| align=right|6,08|| align=right|3,439||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24246)||1999 XC102|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,055|| align=right|11,25|| align=right|5,349||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24247)||1999 XD105|| align=right|14,0|| align=right|3,005|| align=right|0,079|| align=right|10,68|| align=right|5,209||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24248)||1999 XU105|| align=right|14,0|| align=right|2,802|| align=right|0,238|| align=right|8,63|| align=right|4,690||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24249)||1999 XC107|| align=right|15,0|| align=right|2,403|| align=right|0,216|| align=right|3,30|| align=right|3,725||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24250)||1999 XS109|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,196|| align=right|4,05|| align=right|3,707||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24251)||1999 XL117|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,154|| align=right|6,85|| align=right|3,523||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24252)||1999 XW117|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,202|| align=right|5,57|| align=right|3,430||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24253)||1999 XX120|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,069|| align=right|5,99|| align=right|3,580||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24254)||1999 XB122|| align=right|13,4|| align=right|2,574|| align=right|0,100|| align=right|14,13|| align=right|4,130||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24255)||1999 XR124|| align=right|15,0|| align=right|2,334|| align=right|0,128|| align=right|6,45|| align=right|3,565||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24256)||1999 XZ125|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,185|| align=right|4,06|| align=right|3,495||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24257)||1999 XQ126|| align=right|14,6|| align=right|2,326|| align=right|0,093|| align=right|5,48|| align=right|3,546||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(24258)||1999 XH127|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,084|| align=right|10,20|| align=right|4,566||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24259)||1999 XR127|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,179|| align=right|23,79|| align=right|3,556||MBA||12. prosince 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(24260) Kriváň||1999 XW127|| align=right|12,8|| align=right|2,596|| align=right|0,131|| align=right|14,28|| align=right|4,183||MBA||13. prosince 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(24261)||1999 XA130|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,122|| align=right|6,23|| align=right|3,701||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24262)||1999 XG133|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,178|| align=right|15,68|| align=right|4,107||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24263)||1999 XL133|| align=right|12,8|| align=right|3,010|| align=right|0,057|| align=right|9,95|| align=right|5,222||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24264)||1999 XL143|| align=right|13,7|| align=right|2,771|| align=right|0,125|| align=right|9,10|| align=right|4,612||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24265) Banthonytwarog||1999 XU143|| align=right|14,7|| align=right|2,173|| align=right|0,178|| align=right|5,49|| align=right|3,203||MBA||13. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(24266)||1999 XE144|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,135|| align=right|3,39|| align=right|4,268||MBA||13. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24267)||1999 XU144|| align=right|17,1|| align=right|2,384|| align=right|0,135|| align=right|1,15|| align=right|3,681||MBA||6. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24268)||1999 XN156|| align=right|14,9|| align=right|2,812|| align=right|0,009|| align=right|4,23|| align=right|4,715||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24269)||1999 XL157|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,059|| align=right|6,28|| align=right|3,712||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24270)||1999 XD158|| align=right|14,1|| align=right|2,754|| align=right|0,184|| align=right|4,11|| align=right|4,570||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24271)||1999 XR159|| align=right|13,7|| align=right|2,736|| align=right|0,121|| align=right|5,71|| align=right|4,525||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24272)||1999 XE165|| align=right|13,5|| align=right|2,415|| align=right|0,066|| align=right|5,39|| align=right|3,752||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24273)||1999 XO166|| align=right|14,9|| align=right|2,290|| align=right|0,208|| align=right|5,37|| align=right|3,464||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24274)||1999 XN167|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,174|| align=right|2,99|| align=right|4,145||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24275)||1999 XW167|| align=right|11,4|| align=right|5,152|| align=right|0,044|| align=right|12,53|| align=right|11,70||JUT||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24276)||1999 XO169|| align=right|13,4|| align=right|2,675|| align=right|0,272|| align=right|9,55|| align=right|4,375||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24277)||1999 XQ169|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,169|| align=right|4,40|| align=right|3,441||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24278)||1999 XZ170|| align=right|14,5|| align=right|2,536|| align=right|0,191|| align=right|4,57|| align=right|4,038||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24279)||1999 XR171|| align=right|11,6|| align=right|5,147|| align=right|0,074|| align=right|10,77|| align=right|11,68||JUT||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24280)||1999 XE172|| align=right|14,2|| align=right|2,345|| align=right|0,159|| align=right|5,13|| align=right|3,590||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24281)||1999 XT174|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,094|| align=right|9,24|| align=right|5,335||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24282)||1999 XB179|| align=right|12,6|| align=right|3,226|| align=right|0,074|| align=right|16,38|| align=right|5,795||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24283)||1999 XE179|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,129|| align=right|11,35|| align=right|5,161||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24284)||1999 XJ183|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,236|| align=right|7,98|| align=right|4,613||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24285)||1999 XC188|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,237|| align=right|8,70|| align=right|4,496||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24286)||1999 XU188|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,242|| align=right|5,64|| align=right|3,487||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24287)||1999 XC189|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,084|| align=right|9,33|| align=right|5,114||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24288)||1999 XR189|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,219|| align=right|6,57|| align=right|3,507||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24289)||1999 XO190|| align=right|14,7|| align=right|2,442|| align=right|0,122|| align=right|5,14|| align=right|3,816||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24290)||1999 XS190|| align=right|14,0|| align=right|2,752|| align=right|0,029|| align=right|7,67|| align=right|4,566||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24291)||1999 XJ191|| align=right|13,1|| align=right|3,107|| align=right|0,104|| align=right|17,19|| align=right|5,476||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24292)||1999 XV191|| align=right|14,4|| align=right|3,089|| align=right|0,058|| align=right|5,78|| align=right|5,428||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24293)||1999 XW191|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,206|| align=right|5,08|| align=right|3,301||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24294)||1999 XE193|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,219|| align=right|8,58|| align=right|3,798||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24295)||1999 XX200|| align=right|13,3|| align=right|2,766|| align=right|0,115|| align=right|8,30|| align=right|4,600||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24296)||1999 XW212|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,128|| align=right|5,36|| align=right|4,166||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24297)||1999 XZ213|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,052|| align=right|6,77|| align=right|4,397||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24298)||1999 XC221|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,181|| align=right|12,00|| align=right|4,433||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24299)||1999 XE221|| align=right|13,0|| align=right|3,027|| align=right|0,032|| align=right|9,53|| align=right|5,266||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24300)||1999 XX223|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,215|| align=right|3,49|| align=right|3,618||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24301)||1999 XZ233|| align=right|14,9|| align=right|2,723|| align=right|0,106|| align=right|6,31|| align=right|4,492||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24302)||1999 XP242|| align=right|13,6|| align=right|2,650|| align=right|0,221|| align=right|14,17|| align=right|4,313||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24303) Michaelrice||1999 YY|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,176|| align=right|6,21|| align=right|3,474||MBA||16. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24304) Lynnrice||1999 YZ|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,125|| align=right|6,88|| align=right|3,551||MBA||16. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24305) Darrellparnell||1999 YG4|| align=right|14,3|| align=right|2,973|| align=right|0,084|| align=right|10,26|| align=right|5,126||MBA||26. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(24306)||1999 YE5|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,176|| align=right|9,39|| align=right|4,292||MBA||27. prosince 1999||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(24307)||1999 YB7|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,102|| align=right|18,03|| align=right|5,637||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24308) Cowenco||1999 YC9|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,076|| align=right|1,60|| align=right|5,100||MBA||29. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(24309)||1999 YF9|| align=right|13,2|| align=right|2,598|| align=right|0,111|| align=right|9,27|| align=right|4,186||MBA||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24310)||1999 YT9|| align=right|13,8|| align=right|2,771|| align=right|0,131|| align=right|10,07|| align=right|4,611||MBA||31. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24311)||1999 YS15|| align=right|14,2|| align=right|2,807|| align=right|0,058|| align=right|3,14|| align=right|4,703||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24312)||1999 YO22|| align=right|12,4|| align=right|5,235|| align=right|0,106|| align=right|16,69|| align=right|11,98||JUT||31. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24313)||1999 YR27|| align=right|10,9|| align=right|5,269|| align=right|0,086|| align=right|18,16|| align=right|12,10||JUT||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(24314)||2000 AQ2|| align=right|12,7|| align=right|3,191|| align=right|0,125|| align=right|11,01|| align=right|5,699||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24315)||2000 AV4|| align=right|13,5|| align=right|3,106|| align=right|0,115|| align=right|00,83|| align=right|5,472||MBA||4. ledna 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(24316)||2000 AQ11|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,092|| align=right|2,80|| align=right|4,335||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24317)||2000 AL12|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,140|| align=right|4,28|| align=right|3,636||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24318)||2000 AE14|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,183|| align=right|1,97|| align=right|3,783||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24319)||2000 AY15|| align=right|14,3|| align=right|2,463|| align=right|0,231|| align=right|6,07|| align=right|3,864||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24320)||2000 AS17|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,103|| align=right|8,66|| align=right|5,131||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24321)||2000 AO23|| align=right|13,7|| align=right|3,152|| align=right|0,072|| align=right|2,45|| align=right|5,594||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24322)||2000 AM43|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,120|| align=right|5,07|| align=right|3,772||MBA||4. ledna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(24323)||2000 AW49|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,064|| align=right|1,24|| align=right|5,050||MBA||5. ledna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(24324)||2000 AT51|| align=right|12,7|| align=right|3,006|| align=right|0,105|| align=right|8,73|| align=right|5,210||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24325)||2000 AB52|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,090|| align=right|5,85|| align=right|3,718||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24326)||2000 AS53|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,109|| align=right|2,50|| align=right|5,485||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24327)||2000 AB54|| align=right|13,2|| align=right|3,045|| align=right|0,093|| align=right|10,71|| align=right|5,311||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24328)||2000 AF54|| align=right|14,2|| align=right|2,286|| align=right|0,201|| align=right|7,62|| align=right|3,455||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24329)||2000 AR56|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,076|| align=right|7,96|| align=right|5,329||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24330)||2000 AC66|| align=right|13,5|| align=right|3,023|| align=right|0,072|| align=right|3,04|| align=right|5,254||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24331)||2000 AL68|| align=right|14,4|| align=right|2,441|| align=right|0,083|| align=right|7,07|| align=right|3,813||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24332)||2000 AK69|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,195|| align=right|3,30|| align=right|3,723||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24333)||2000 AA70|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,086|| align=right|5,73|| align=right|4,279||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24334)||2000 AL71|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,093|| align=right|4,12|| align=right|4,326||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24335)||2000 AG76|| align=right|13,4|| align=right|2,554|| align=right|0,133|| align=right|12,92|| align=right|4,080||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24336)||2000 AD77|| align=right|14,0|| align=right|2,391|| align=right|0,234|| align=right|12,46|| align=right|3,697||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24337)||2000 AF77|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,145|| align=right|7,52|| align=right|3,474||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24338)||2000 AE80|| align=right|14,5|| align=right|3,211|| align=right|0,086|| align=right|5,14|| align=right|5,754||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24339)||2000 AK84|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,103|| align=right|10,04|| align=right|3,689||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24340)||2000 AP84|| align=right|11,9|| align=right|5,198|| align=right|0,149|| align=right|6,08|| align=right|11,85||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24341)||2000 AJ87|| align=right|11,5|| align=right|5,213|| align=right|0,066|| align=right|14,20|| align=right|11,90||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24342)||2000 AV87|| align=right|13,3|| align=right|2,973|| align=right|0,066|| align=right|11,19|| align=right|5,126||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24343)||2000 AS88|| align=right|13,3|| align=right|2,972|| align=right|0,086|| align=right|11,35|| align=right|5,124||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24344)||2000 AB99|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,143|| align=right|3,32|| align=right|3,394||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24345)||2000 AU99|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,076|| align=right|2,97|| align=right|4,040||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24346)||2000 AK100|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,170|| align=right|6,25|| align=right|5,632||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24347)||2000 AF102|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,129|| align=right|6,52|| align=right|3,436||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24348)||2000 AO102|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,222|| align=right|6,47|| align=right|3,381||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24349)||2000 AA103|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|4,41|| align=right|3,693||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24350)||2000 AJ103|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,032|| align=right|10,98|| align=right|5,161||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24351)||2000 AD104|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,109|| align=right|6,25|| align=right|3,521||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24352)||2000 AE104|| align=right|14,7|| align=right|2,319|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|3,530||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24353)||2000 AG104|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,091|| align=right|9,23|| align=right|5,410||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24354)||2000 AA105|| align=right|15,5|| align=right|3,044|| align=right|0,185|| align=right|5,34|| align=right|5,310||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24355)||2000 AJ111|| align=right|13,7|| align=right|3,124|| align=right|0,128|| align=right|6,36|| align=right|5,520||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24356)||2000 AO114|| align=right|13,6|| align=right|2,594|| align=right|0,192|| align=right|13,11|| align=right|4,178||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24357)||2000 AC115|| align=right|11,8|| align=right|5,310|| align=right|0,062|| align=right|8,81|| align=right|12,24||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24358)||2000 AV117|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,123|| align=right|4,75|| align=right|5,576||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24359)||2000 AS118|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,137|| align=right|15,85|| align=right|4,144||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24360)||2000 AG120|| align=right|13,3|| align=right|3,058|| align=right|0,116|| align=right|10,33|| align=right|5,346||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24361)||2000 AK120|| align=right|13,7|| align=right|3,356|| align=right|0,071|| align=right|5,55|| align=right|6,146||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24362)||2000 AR120|| align=right|12,2|| align=right|2,929|| align=right|0,031|| align=right|8,69|| align=right|5,012||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24363)||2000 AH121|| align=right|13,4|| align=right|3,092|| align=right|0,108|| align=right|15,32|| align=right|5,437||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24364)||2000 AK121|| align=right|13,6|| align=right|2,553|| align=right|0,195|| align=right|9,91|| align=right|4,077||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24365)||2000 AE124|| align=right|14,0|| align=right|2,661|| align=right|0,131|| align=right|9,88|| align=right|4,340||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24366)||2000 AY124|| align=right|13,6|| align=right|2,980|| align=right|0,093|| align=right|10,15|| align=right|5,144||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24367)||2000 AC126|| align=right|13,5|| align=right|2,463|| align=right|0,260|| align=right|13,24|| align=right|3,864||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24368)||2000 AQ127|| align=right|13,7|| align=right|2,667|| align=right|0,216|| align=right|3,56|| align=right|4,355||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24369)||2000 AE132|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,097|| align=right|6,32|| align=right|5,511||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24370)||2000 AX139|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,134|| align=right|6,93|| align=right|3,640||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24371)||2000 AC140|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,241|| align=right|7,21|| align=right|3,570||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24372)||2000 AG140|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,132|| align=right|7,50|| align=right|3,680||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24373)||2000 AN143|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,255|| align=right|12,01|| align=right|4,520||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24374)||2000 AV143|| align=right|13,0|| align=right|2,988|| align=right|0,095|| align=right|11,41|| align=right|5,165||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24375)||2000 AU144|| align=right|13,1|| align=right|2,629|| align=right|0,137|| align=right|13,43|| align=right|4,261||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24376)||2000 AB152|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,185|| align=right|6,25|| align=right|3,508||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24377)||2000 AO154|| align=right|13,3|| align=right|2,773|| align=right|0,126|| align=right|6,54|| align=right|4,617||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24378)||2000 AZ154|| align=right|15,4|| align=right|2,835|| align=right|0,096|| align=right|2,03|| align=right|4,773||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24379)||2000 AW158|| align=right|13,9|| align=right|3,057|| align=right|0,063|| align=right|10,65|| align=right|5,344||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24380)||2000 AA160|| align=right|11,2|| align=right|5,219|| align=right|0,082|| align=right|7,20|| align=right|11,93||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24381)||2000 AA166|| align=right|12,9|| align=right|3,158|| align=right|0,042|| align=right|14,70|| align=right|5,610||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24382)||2000 AG169|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,170|| align=right|10,66|| align=right|3,502||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24383)||2000 AC170|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,066|| align=right|16,26|| align=right|4,509||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24384)||2000 AR171|| align=right|13,1|| align=right|2,773|| align=right|0,226|| align=right|7,86|| align=right|4,618||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24385)||2000 AM172|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,126|| align=right|8,00|| align=right|4,556||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24386)||2000 AV172|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,127|| align=right|8,51|| align=right|4,531||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24387)||2000 AB174|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,132|| align=right|6,46|| align=right|4,523||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24388)||2000 AB175|| align=right|12,6|| align=right|3,046|| align=right|0,164|| align=right|14,92|| align=right|5,315||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24389)||2000 AA177|| align=right|14,2|| align=right|2,710|| align=right|0,131|| align=right|12,22|| align=right|4,461||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24390)||2000 AD177|| align=right|11,5|| align=right|5,259|| align=right|0,056|| align=right|12,63|| align=right|12,06||JUT||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24391)||2000 AU178|| align=right|12,6|| align=right|2,589|| align=right|0,184|| align=right|13,55|| align=right|4,165||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24392)||2000 AD179|| align=right|13,4|| align=right|3,232|| align=right|0,127|| align=right|10,50|| align=right|5,810||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24393)||2000 AG183|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,045|| align=right|8,76|| align=right|5,108||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24394)||2000 AD186|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|11,29|| align=right|3,649||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24395)||2000 AR186|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,200|| align=right|10,23|| align=right|3,586||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24396)||2000 AS186|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,134|| align=right|11,10|| align=right|5,316||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24397)||2000 AT186|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,143|| align=right|8,14|| align=right|3,751||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24398)||2000 AZ187|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,062|| align=right|11,96|| align=right|4,207||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24399)||2000 AB188|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,096|| align=right|13,31|| align=right|4,050||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24400)||2000 AF192|| align=right|13,6|| align=right|3,125|| align=right|0,040|| align=right|16,45|| align=right|5,523||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24401)||2000 AS192|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,189|| align=right|12,82|| align=right|4,049||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24402)||2000 AT192|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,220|| align=right|16,28|| align=right|4,341||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24403)||2000 AX193|| align=right|10,9|| align=right|5,237|| align=right|0,029|| align=right|22,56|| align=right|11,99||JUT||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24404)||2000 AB194|| align=right|12,2|| align=right|2,998|| align=right|0,054|| align=right|10,49|| align=right|5,191||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24405)||2000 AT197|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,111|| align=right|9,79|| align=right|5,385||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24406)||2000 AR199|| align=right|14,3|| align=right|2,651|| align=right|0,177|| align=right|16,12|| align=right|4,315||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24407)||2000 AJ200|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,093|| align=right|15,35|| align=right|4,450||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24408)||2000 AH214|| align=right|13,7|| align=right|3,155|| align=right|0,144|| align=right|1,43|| align=right|5,603||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24409)||2000 AH235|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,132|| align=right|00,55|| align=right|5,623||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24410)||2000 AZ236|| align=right|14,3|| align=right|2,241|| align=right|0,172|| align=right|6,59|| align=right|3,354||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24411)||2000 AU240|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,154|| align=right|11,25|| align=right|4,222||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24412)||2000 AM243|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,060|| align=right|16,99|| align=right|5,581||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24413)||2000 AN243|| align=right|12,8|| align=right|3,204|| align=right|0,043|| align=right|12,33|| align=right|5,733||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24414)||2000 AJ246|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,141|| align=right|15,41|| align=right|4,218||MBA||13. ledna 2000||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24415)||2000 AA251|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|00,52|| align=right|5,709||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24416)||2000 BF2|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,148|| align=right|2,03|| align=right|5,652||MBA||25. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24417)||2000 BK5|| align=right|13,2|| align=right|2,545|| align=right|0,154|| align=right|12,80|| align=right|4,059||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24418)||2000 BA7|| align=right|12,6|| align=right|2,776|| align=right|0,060|| align=right|17,32|| align=right|4,623||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24419)||2000 BE16|| align=right|13,3|| align=right|2,756|| align=right|0,199|| align=right|12,06|| align=right|4,574||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24420)||2000 BU22|| align=right|11,5|| align=right|5,260|| align=right|0,058|| align=right|8,49|| align=right|12,07||JUT||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24421)||2000 BQ33|| align=right|14,4|| align=right|2,777|| align=right|0,092|| align=right|5,35|| align=right|4,628||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(24422)||2000 CF3|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,045|| align=right|6,54|| align=right|3,643||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24423)||2000 CR3|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,105|| align=right|9,23|| align=right|5,130||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24424)||2000 CS5|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,062|| align=right|10,58|| align=right|5,153||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24425)||2000 CW6|| align=right|13,8|| align=right|2,629|| align=right|0,228|| align=right|8,01|| align=right|4,262||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24426)||2000 CR12|| align=right|12,5|| align=right|5,256|| align=right|0,084|| align=right|7,38|| align=right|12,05||JUT||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24427)||2000 CN21|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,251|| align=right|13,56|| align=right|4,312||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24428)||2000 CZ26|| align=right|13,3|| align=right|2,658|| align=right|0,240|| align=right|11,26|| align=right|4,333||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24429)||2000 CV27|| align=right|13,3|| align=right|3,176|| align=right|0,169|| align=right|00,98|| align=right|5,658||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24430)||2000 CN35|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,259|| align=right|7,88|| align=right|4,118||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24431)||2000 CR45|| align=right|12,8|| align=right|3,163|| align=right|0,057|| align=right|9,27|| align=right|5,624||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24432)||2000 CT48|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,169|| align=right|5,85|| align=right|4,028||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24433)||2000 CF83|| align=right|12,7|| align=right|2,780|| align=right|0,145|| align=right|10,04|| align=right|4,634||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24434)||2000 CY112|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,236|| align=right|5,15|| align=right|4,272||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(24435)||2000 DN|| align=right|13,8|| align=right|3,000|| align=right|0,192|| align=right|1,23|| align=right|5,194||MBA||23. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24436)||2000 ES56|| align=right|14,1|| align=right|2,376|| align=right|0,236|| align=right|5,57|| align=right|3,663||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24437)||2000 EW93|| align=right|12,4|| align=right|3,044|| align=right|0,103|| align=right|9,86|| align=right|5,311||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24438)||2000 EV94|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,096|| align=right|5,64|| align=right|3,650||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24439)||2000 EM144|| align=right|13,3|| align=right|3,250|| align=right|0,043|| align=right|14,93|| align=right|5,857||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(24440)||2000 FB1|| align=right|12,4|| align=right|3,158|| align=right|0,191|| align=right|25,58|| align=right|5,612||MBA||26. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24441)||2000 FM29|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,157|| align=right|4,16|| align=right|3,381||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24442)||2000 GM122|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,217|| align=right|18,16|| align=right|4,122||MBA||10. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(24443)||2000 OG|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,822|| align=right|25,89|| align=right|3,518||APL||21. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24444)||2000 OP32|| align=right|11,2|| align=right|5,208|| align=right|0,055|| align=right|6,88|| align=right|11,89||JUT||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24445)||2000 PM8|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,546|| align=right|23,87|| align=right|3,287||AMR||2. srpna 2000||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(24446)||2000 PR25|| align=right|11,2|| align=right|5,266|| align=right|0,079|| align=right|25,28|| align=right|12,09||JUT||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24447)||2000 QY1|| align=right|17,5|| align=right|1,724|| align=right|0,236|| align=right|12,25|| align=right|2,264||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24448)||2000 QE42|| align=right|11,4|| align=right|5,198|| align=right|0,052|| align=right|8,84|| align=right|11,86||JUT||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24449)||2000 QL63|| align=right|11,0|| align=right|5,233|| align=right|0,050|| align=right|36,92|| align=right|11,97||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24450) Victorchang||2000 QC69|| align=right|14,6|| align=right|2,958|| align=right|0,119|| align=right|2,41|| align=right|5,085||MBA||29. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(24451)||2000 QS104|| align=right|11,0|| align=right|5,292|| align=right|0,129|| align=right|21,38|| align=right|12,18||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24452)||2000 QU167|| align=right|11,1|| align=right|5,169|| align=right|0,064|| align=right|6,87|| align=right|11,75||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24453)||2000 QG173|| align=right|11,0|| align=right|5,214|| align=right|0,054|| align=right|9,76|| align=right|11,91||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24454)||2000 QF198|| align=right|11,7|| align=right|5,060|| align=right|0,033|| align=right|4,18|| align=right|11,38||JUT||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24455)||2000 QF222|| align=right|12,8|| align=right|3,052|| align=right|0,055|| align=right|11,73|| align=right|5,331||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24456)||2000 RO25|| align=right|11,0|| align=right|5,167|| align=right|0,043|| align=right|8,08|| align=right|11,75||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24457)||2000 RX76|| align=right|14,6|| align=right|1,929|| align=right|0,088|| align=right|23,17|| align=right|2,678||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24458)||2000 RP100|| align=right|11,6|| align=right|5,172|| align=right|0,088|| align=right|18,26|| align=right|11,77||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24459)||2000 RF103|| align=right|11,4|| align=right|5,291|| align=right|0,117|| align=right|15,50|| align=right|12,17||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24460)||2000 RF105|| align=right|12,9|| align=right|2,594|| align=right|0,113|| align=right|12,75|| align=right|4,177||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24461)||2000 SZ3|| align=right|13,0|| align=right|3,116|| align=right|0,128|| align=right|16,96|| align=right|5,501||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24462)||2000 SS107|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,132|| align=right|4,02|| align=right|5,774||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24463)||2000 SO123|| align=right|13,4|| align=right|2,792|| align=right|0,095|| align=right|7,25|| align=right|4,665||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24464)||2000 SX124|| align=right|14,3|| align=right|2,406|| align=right|0,112|| align=right|5,35|| align=right|3,730||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24465)||2000 SX155|| align=right|14,4|| align=right|1,926|| align=right|0,086|| align=right|21,66|| align=right|2,672||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24466)||2000 SC156|| align=right|13,1|| align=right|2,985|| align=right|0,147|| align=right|13,41|| align=right|5,157||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24467)||2000 SS165|| align=right|11,4|| align=right|5,236|| align=right|0,100|| align=right|16,41|| align=right|11,98||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24468)||2000 SY221|| align=right|13,1|| align=right|2,770|| align=right|0,172|| align=right|9,86|| align=right|4,609||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24469)||2000 SN287|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,127|| align=right|12,79|| align=right|4,195||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24470)||2000 SJ310|| align=right|11,1|| align=right|5,176|| align=right|0,083|| align=right|24,02|| align=right|11,78||JUT||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24471)||2000 SH313|| align=right|11,1|| align=right|5,316|| align=right|0,046|| align=right|26,97|| align=right|12,26||JUT||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24472)||2000 SY317|| align=right|11,1|| align=right|5,131|| align=right|0,047|| align=right|21,22|| align=right|11,62||JUT||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24473)||2000 UK98|| align=right|13,3|| align=right|2,258|| align=right|0,110|| align=right|5,50|| align=right|3,391||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24474)||2000 VE2|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,176|| align=right|7,97|| align=right|3,593||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24475)||2000 VN2|| align=right|16,5|| align=right|1,975|| align=right|0,441|| align=right|14,65|| align=right|2,776||AMR||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24476)||2000 WE68|| align=right|12,9|| align=right|2,595|| align=right|0,141|| align=right|14,68|| align=right|4,179||MBA||29. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24477)||2000 WH87|| align=right|12,5|| align=right|3,047|| align=right|0,107|| align=right|12,60|| align=right|5,319||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24478)||2000 WC145|| align=right|12,6|| align=right|3,134|| align=right|0,211|| align=right|26,35|| align=right|5,549||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24479)||2000 WU157|| align=right|11,8|| align=right|5,147|| align=right|0,088|| align=right|21,76|| align=right|11,68||JUT||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24480)||2000 WA191|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|4,613||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24481)||2000 XO9|| align=right|15,9|| align=right|1,920|| align=right|0,090|| align=right|18,10|| align=right|2,659||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24482)||2000 XV49|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,243|| align=right|14,67|| align=right|4,314||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24483)||2000 XK50|| align=right|14,3|| align=right|2,419|| align=right|0,213|| align=right|11,13|| align=right|3,763||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24484)||2000 YV49|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,085|| align=right|2,09|| align=right|3,678||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24485)||2000 YL102|| align=right|11,0|| align=right|5,149|| align=right|0,042|| align=right|13,27|| align=right|11,69||JUT||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24486)||2000 YR102|| align=right|10,9|| align=right|5,193|| align=right|0,076|| align=right|8,29|| align=right|11,84||JUT||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24487)||2000 YT105|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,120|| align=right|12,11|| align=right|4,295||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24488)||2000 YY111|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,188|| align=right|7,42|| align=right|3,468||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24489)||2000 YC117|| align=right|15,4|| align=right|2,176|| align=right|0,196|| align=right|3,95|| align=right|3,210||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24490)||2000 YK122|| align=right|14,0|| align=right|2,462|| align=right|0,193|| align=right|11,52|| align=right|3,863||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24491)||2000 YT123|| align=right|13,5|| align=right|3,277|| align=right|0,110|| align=right|2,18|| align=right|5,930||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24492)||2000 YQ131|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,080|| align=right|1,31|| align=right|4,274||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24493)||2000 YT131|| align=right|14,7|| align=right|2,912|| align=right|0,040|| align=right|3,19|| align=right|4,970||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24494)||2000 YH132|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,125|| align=right|3,30|| align=right|3,762||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(24495)||2001 AV1|| align=right|15,4|| align=right|2,171|| align=right|0,363|| align=right|29,74|| align=right|3,198||MBA||2. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24496)||2001 AV17|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,222|| align=right|5,03|| align=right|4,250||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24497)||2001 AE18|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,133|| align=right|14,25|| align=right|5,694||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24498)||2001 AC25|| align=right|11,5|| align=right|5,261|| align=right|0,036|| align=right|13,01|| align=right|12,07||JUT||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24499)||2001 AL30|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,192|| align=right|5,54|| align=right|4,520||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24500)||2001 AX33|| align=right|14,5|| align=right|2,598|| align=right|0,247|| align=right|11,87|| align=right|4,186||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24501)||2001 AN37|| align=right|11,4|| align=right|5,191|| align=right|0,105|| align=right|20,25|| align=right|11,83||JUT||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24502)||2001 AT38|| align=right|16,0|| align=right|2,694|| align=right|0,142|| align=right|4,53|| align=right|4,422||MBA||1. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24503)||2001 AJ42|| align=right|13,2|| align=right|2,602|| align=right|0,112|| align=right|15,28|| align=right|4,195||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24504)||2001 AD45|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,195|| align=right|5,02|| align=right|3,478||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24505)||2001 BZ|| align=right|11,2|| align=right|5,209|| align=right|0,049|| align=right|17,48|| align=right|11,89||JUT||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24506)||2001 BS15|| align=right|10,5|| align=right|5,299|| align=right|0,030|| align=right|11,84|| align=right|12,20||JUT||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24507)||2001 BH18|| align=right|13,9|| align=right|2,664|| align=right|0,160|| align=right|12,04|| align=right|4,348||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24508)||2001 BL26|| align=right|12,3|| align=right|5,276|| align=right|0,079|| align=right|2,38|| align=right|12,12||JUT||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24509)||2001 BT27|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,174|| align=right|1,55|| align=right|3,620||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24510)||2001 BY31|| align=right|12,5|| align=right|3,193|| align=right|0,101|| align=right|21,65|| align=right|5,704||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24511)||2001 BM33|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,262|| align=right|2,41|| align=right|3,478||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24512)||2001 BK35|| align=right|12,8|| align=right|3,101|| align=right|0,198|| align=right|13,74|| align=right|5,460||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24513)||2001 BL35|| align=right|12,4|| align=right|3,174|| align=right|0,113|| align=right|23,62|| align=right|5,653||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24514)||2001 BB58|| align=right|14,2|| align=right|3,265|| align=right|0,242|| align=right|00,45|| align=right|5,899||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24515)||2001 BN58|| align=right|13,7|| align=right|3,029|| align=right|0,065|| align=right|8,92|| align=right|5,270||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24516)||2001 BB66|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,143|| align=right|6,64|| align=right|4,412||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24517)||2001 BN71|| align=right|16,2|| align=right|2,206|| align=right|0,163|| align=right|6,10|| align=right|3,276||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24518)||2001 BR76|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,247|| align=right|7,07|| align=right|3,409||MBA||26. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24519)||2001 CH|| align=right|11,5|| align=right|5,210|| align=right|0,088|| align=right|13,52|| align=right|11,89||JUT||1. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24520)||2001 CW1|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,183|| align=right|6,38|| align=right|3,810||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24521)||2001 CZ1|| align=right|13,3|| align=right|2,812|| align=right|0,114|| align=right|12,80|| align=right|4,713||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24522)||2001 CO2|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,246|| align=right|3,13|| align=right|4,251||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24523)||2001 CV3|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,114|| align=right|4,62|| align=right|3,523||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24524)||2001 CY3|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,147|| align=right|4,71|| align=right|3,439||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24525)||2001 CS4|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,273|| align=right|9,36|| align=right|3,493||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24526)||2001 CA5|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,054|| align=right|7,87|| align=right|4,679||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24527)||2001 CA6|| align=right|15,8|| align=right|2,185|| align=right|0,133|| align=right|6,91|| align=right|3,230||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24528)||2001 CP11|| align=right|11,5|| align=right|5,290|| align=right|0,105|| align=right|16,69|| align=right|12,17||JUT||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24529)||2001 CW17|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,097|| align=right|6,26|| align=right|3,524||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24530)||2001 CP18|| align=right|11,3|| align=right|5,145|| align=right|0,119|| align=right|11,43|| align=right|11,67||JUT||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24531)||2001 CE21|| align=right|11,0|| align=right|5,294|| align=right|0,089|| align=right|22,44|| align=right|12,19||JUT||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24532)||2001 CY21|| align=right|16,2|| align=right|2,572|| align=right|0,101|| align=right|2,79|| align=right|4,125||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24533)||2001 CR27|| align=right|12,9|| align=right|2,997|| align=right|0,069|| align=right|10,85|| align=right|5,187||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24534)||2001 CX27|| align=right|11,0|| align=right|5,172|| align=right|0,083|| align=right|13,09|| align=right|11,76||JUT||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24535)||2001 CA28|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,093|| align=right|15,47|| align=right|4,299||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24536)||2001 CN33|| align=right|11,6|| align=right|5,186|| align=right|0,064|| align=right|25,95|| align=right|11,81||JUT||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24537)||2001 CB35|| align=right|10,9|| align=right|5,141|| align=right|0,082|| align=right|18,32|| align=right|11,66||JUT||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24538)||2001 DM5|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,049|| align=right|5,59|| align=right|3,423||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24539)||2001 DP5|| align=right|11,8|| align=right|5,290|| align=right|0,085|| align=right|10,99|| align=right|12,17||JUT||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24540)||2001 DJ16|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,052|| align=right|10,92|| align=right|4,226||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24541)||2001 DO16|| align=right|15,2|| align=right|2,240|| align=right|0,175|| align=right|5,81|| align=right|3,352||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24542)||2001 DD17|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,192|| align=right|10,45|| align=right|5,470||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24543)||2001 DH19|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,200|| align=right|7,82|| align=right|3,763||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24544)||2001 DT19|| align=right|13,2|| align=right|2,594|| align=right|0,131|| align=right|14,70|| align=right|4,176||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24545)||2001 DP25|| align=right|15,6|| align=right|2,653|| align=right|0,237|| align=right|4,44|| align=right|4,320||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24546)||2001 DE35|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,099|| align=right|4,73|| align=right|4,022||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24547)||2001 DV36|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,141|| align=right|6,44|| align=right|3,802||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24548)||2001 DW42|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,148|| align=right|1,39|| align=right|3,374||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24549)||2001 DB69|| align=right|14,2|| align=right|3,132|| align=right|0,107|| align=right|7,85|| align=right|5,541||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24550)||2001 DM71|| align=right|14,7|| align=right|3,380|| align=right|0,044|| align=right|1,73|| align=right|6,214||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(24551)||2048 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,230|| align=right|3,88|| align=right|4,201||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24552)||2226 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,662|| align=right|0,085|| align=right|1,70|| align=right|4,342||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24553)||2590 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,176|| align=right|4,66|| align=right|3,801||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24554)||2608 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,116|| align=right|10,61|| align=right|5,376||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24555)||2839 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,113|| align=right|3,21|| align=right|4,265||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24556)||3514 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,644|| align=right|0,089|| align=right|8,68|| align=right|4,299||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24557)||3521 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,152|| align=right|9,50|| align=right|4,225||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24558)||4037 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,087|| align=right|6,85|| align=right|3,531||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24559)||4148 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,104|| align=right|4,53|| align=right|4,301||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24560)||4517 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,302|| align=right|0,177|| align=right|6,87|| align=right|3,491||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24561)||4646 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,087|| align=right|0,121|| align=right|10,84|| align=right|5,423||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24562)||4647 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,179|| align=right|0,125|| align=right|1,52|| align=right|3,215||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24563)||4858 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,109|| align=right|11,04|| align=right|5,423||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24564)||6056 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,477|| align=right|0,139|| align=right|8,54|| align=right|3,897||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24565)||6577 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,800|| align=right|0,149|| align=right|1,87|| align=right|4,684||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24566)||6777 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,119|| align=right|16,24|| align=right|5,490||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24567)||6790 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,197|| align=right|3,39|| align=right|3,791||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24568)||6794 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,096|| align=right|3,43|| align=right|3,523||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24569)||9609 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,180|| align=right|0,184|| align=right|3,37|| align=right|3,219||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24570)||2153 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,082|| align=right|3,05|| align=right|5,018||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24571)||2179 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,092|| align=right|6,51|| align=right|3,759||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24572)||2221 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,947|| align=right|0,082|| align=right|2,17|| align=right|5,059||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24573)||2237 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,105|| align=right|6,68|| align=right|3,745||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24574)||3312 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,038|| align=right|1,76|| align=right|4,304||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24575)||3314 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,148|| align=right|12,71|| align=right|4,296||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24576)||4406 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,011|| align=right|15,07|| align=right|4,247||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24577)||4841 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,177|| align=right|13,28|| align=right|4,303||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24578)||1036 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,307|| align=right|0,197|| align=right|2,60|| align=right|3,504||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24579)||1320 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,940|| align=right|0,100|| align=right|9,81|| align=right|5,040||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24580)||1414 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,651|| align=right|0,127|| align=right|10,34|| align=right|4,316||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24581)||1474 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,184|| align=right|0,167|| align=right|2,64|| align=right|3,227||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24582)||2085 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,130|| align=right|4,51|| align=right|4,266||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24583)||2197 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,583|| align=right|0,267|| align=right|4,07|| align=right|4,150||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24584)||3256 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,111|| align=right|2,80|| align=right|3,645||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24585)||4201 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,930|| align=right|0,045|| align=right|6,46|| align=right|5,014||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24586)||4230 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,922|| align=right|0,098|| align=right|3,40|| align=right|4,993||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24587) Kapaneus||4613 T-2|| align=right|10,9|| align=right|5,162|| align=right|0,011|| align=right|29,09|| align=right|11,73||JUT||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24588)||4733 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,070|| align=right|10,88|| align=right|4,431||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24589)||5128 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,178|| align=right|8,54|| align=right|4,182||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24590)||1156 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,079|| align=right|8,88|| align=right|5,179||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24591)||2139 T-3|| align=right|13,5|| align=right|2,644|| align=right|0,061|| align=right|3,59|| align=right|4,299||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24592)||3039 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,100|| align=right|3,30|| align=right|4,349||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24593)||3041 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,106|| align=right|4,85|| align=right|4,377||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24594)||3138 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,106|| align=right|2,33|| align=right|3,680||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24595)||3230 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,162|| align=right|5,59|| align=right|5,489||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24596)||3574 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,071|| align=right|10,34|| align=right|5,367||MBA||12. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24597)||4292 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,084|| align=right|8,63|| align=right|4,526||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24598)||4366 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,180|| align=right|3,25|| align=right|3,687||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24599)||5099 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,049|| align=right|10,46|| align=right|5,460||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24600)||1971 UQ|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,173|| align=right|3,58|| align=right|3,388||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(24601)||1971 UW|| align=right|14,8|| align=right|2,221|| align=right|0,190|| align=right|6,41|| align=right|3,310||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(24602)||1972 TE|| align=right|13,7|| align=right|2,638|| align=right|0,270|| align=right|4,41|| align=right|4,285||MBA||3. října 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(24603) Mekistheus||1973 SQ|| align=right|12,3|| align=right|5,196|| align=right|0,131|| align=right|6,59|| align=right|11,85||JUT||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(24604)||1973 SP4|| align=right|13,7|| align=right|2,489|| align=right|0,181|| align=right|8,82|| align=right|3,927||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(24605) Tsykalyuk||1975 VZ8|| align=right|13,0|| align=right|2,758|| align=right|0,174|| align=right|11,65|| align=right|4,580||MBA||8. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(24606)||1976 QK2|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,306|| align=right|6,69|| align=right|4,246||MBA||20. srpna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(24607) Sevnatu||1977 PC1|| align=right|13,8|| align=right|2,328|| align=right|0,233|| align=right|5,97|| align=right|3,552||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(24608)||1977 SL|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,229|| align=right|2,71|| align=right|3,656||MBA||18. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(24609) Evgenij||1978 RA2|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,249|| align=right|5,00|| align=right|3,530||MBA||7. září 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(24610)||1978 RA10|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,214|| align=right|1,55|| align=right|3,492||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(24611)||1978 SH3|| align=right|14,2|| align=right|2,225|| align=right|0,175|| align=right|3,95|| align=right|3,318||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(24612)||1978 UE6|| align=right|14,1|| align=right|2,574|| align=right|0,099|| align=right|13,42|| align=right|4,129||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(24613)||1978 VL3|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,155|| align=right|3,52|| align=right|3,451||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24614)||1978 VY3|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,144|| align=right|3,26|| align=right|4,074||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24615)||1978 VO5|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,114|| align=right|2,58|| align=right|3,473||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24616)||1978 VC9|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,119|| align=right|1,41|| align=right|4,162||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24617)||1978 WU|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,205|| align=right|8,61|| align=right|4,059||MBA||29. listopadu 1978||Palomar||S. J. Bus; C. T. Kowal
|-
|(24618)||1978 XD1|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,108|| align=right|3,09|| align=right|5,132||MBA||6. prosince 1978||Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(24619)||1979 DA|| align=right|14,6|| align=right|2,663|| align=right|0,248|| align=right|13,56|| align=right|4,345||MBA||26. února 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(24620)||1979 MO2|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,183|| align=right|4,05|| align=right|3,220||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24621)||1979 MS4|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,163|| align=right|3,45|| align=right|3,720||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24622)||1979 MU5|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,204|| align=right|1,62|| align=right|3,784||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24623)||1979 MD8|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,104|| align=right|7,68|| align=right|4,592||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(24624)||1980 FH4|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,170|| align=right|1,01|| align=right|3,468||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(24625)||1980 PC3|| align=right|13,4|| align=right|2,620|| align=right|0,251|| align=right|15,80|| align=right|4,240||MBA||8. srpna 1980||Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(24626) Astrowizard||1980 TS3|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,285|| align=right|8,23|| align=right|4,623||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24627)||1981 DT3|| align=right|13,7|| align=right|3,067|| align=right|0,144|| align=right|9,53|| align=right|5,370||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24628)||1981 EG3|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,054|| align=right|8,81|| align=right|5,340||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24629)||1981 EA4|| align=right|16,5|| align=right|2,236|| align=right|0,037|| align=right|6,14|| align=right|3,343||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24630)||1981 EZ9|| align=right|14,1|| align=right|2,866|| align=right|0,154|| align=right|14,50|| align=right|4,852||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24631)||1981 EB21|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,169|| align=right|2,23|| align=right|5,448||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24632)||1981 ER24|| align=right|15,8|| align=right|2,219|| align=right|0,094|| align=right|1,77|| align=right|3,304||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24633)||1981 EP25|| align=right|14,7|| align=right|2,897|| align=right|0,093|| align=right|1,50|| align=right|4,930||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24634)||1981 EX29|| align=right|13,7|| align=right|2,664|| align=right|0,195|| align=right|13,14|| align=right|4,348||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24635)||1981 EN42|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,166|| align=right|1,10|| align=right|3,308||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(24636)||1981 QM2|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,171|| align=right|4,39|| align=right|3,475||MBA||27. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24637) Olʹgusha||1981 RW4|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,226|| align=right|3,89|| align=right|4,226||MBA||8. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(24638)||1981 UC23|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,035|| align=right|8,78|| align=right|5,644||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(24639)||1982 US6|| align=right|13,4|| align=right|2,536|| align=right|0,158|| align=right|8,08|| align=right|4,037||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(24640)||1982 XW1|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,170|| align=right|3,02|| align=right|4,240||MBA||13. prosince 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(24641) Enver||1983 RS4|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,173|| align=right|13,15|| align=right|3,819||MBA||1. září 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(24642)||1984 SA|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,223|| align=right|5,87|| align=right|3,454||MBA||22. září 1984||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(24643) MacCready||1984 SS|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,295|| align=right|23,31|| align=right|3,539||MBA||28. září 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24644)||1985 DA|| align=right|16,0|| align=right|1,900|| align=right|0,074|| align=right|23,25|| align=right|2,618||MBA||24. února 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24645)||1985 PF|| align=right|14,1|| align=right|2,585|| align=right|0,232|| align=right|16,56|| align=right|4,156||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(24646)||1985 PG|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|7,74|| align=right|4,105||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(24647)||1985 QL5|| align=right|15,0|| align=right|2,227|| align=right|0,229|| align=right|3,56|| align=right|3,323||MBA||23. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(24648) Evpatoria||1985 SG2|| align=right|13,5|| align=right|2,876|| align=right|0,285|| align=right|6,43|| align=right|4,878||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(24649) Balaklava||1985 SG3|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,246|| align=right|12,25|| align=right|5,666||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(24650)||1986 QM|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,166|| align=right|2,00|| align=right|3,706||MBA||25. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24651)||1986 QU|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,153|| align=right|3,54|| align=right|5,451||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24652)||1986 QY1|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,139|| align=right|1,58|| align=right|5,548||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24653)||1986 RS5|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,199|| align=right|4,38|| align=right|5,474||MBA||3. září 1986||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(24654) Fossett||1987 KL|| align=right|14,4|| align=right|1,895|| align=right|0,165|| align=right|27,35|| align=right|2,607||MBA||29. května 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24655)||1987 QH|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,288|| align=right|8,24|| align=right|3,640||MBA||25. srpna 1987||Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(24656)||1987 QT7|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,183|| align=right|2,79|| align=right|3,729||MBA||29. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24657)||1987 SP11|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,183|| align=right|3,03|| align=right|3,720||MBA||17. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24658)||1987 UX|| align=right|14,7|| align=right|2,385|| align=right|0,245|| align=right|24,48|| align=right|3,683||MBA||18. října 1987||Palomar||J. Mueller
|-
|(24659)||1988 AD5|| align=right|14,9|| align=right|2,580|| align=right|0,235|| align=right|5,31|| align=right|4,142||MBA||14. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24660)||1988 BH5|| align=right|13,4|| align=right|2,580|| align=right|0,118|| align=right|11,63|| align=right|4,143||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24661)||1988 GQ|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,241|| align=right|11,72|| align=right|4,207||MBA||12. dubna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(24662) Gryll||1988 GS|| align=right|13,9|| align=right|2,333|| align=right|0,131|| align=right|6,31|| align=right|3,563||MBA||14. dubna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(24663)||1988 PV1|| align=right|14,4|| align=right|2,292|| align=right|0,168|| align=right|4,58|| align=right|3,469||MBA||12. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(24664)||1988 RB1|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,119|| align=right|6,19|| align=right|3,450||MBA||8. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(24665) Tolerantia||1988 RN3|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,147|| align=right|4,00|| align=right|3,520||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24666) Miesvanrohe||1988 RZ3|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,219|| align=right|2,00|| align=right|4,619||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24667)||1988 RF4|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,174|| align=right|4,72|| align=right|3,429||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24668)||1988 TV|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,174|| align=right|5,52|| align=right|3,528||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24669)||1988 VV|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,148|| align=right|4,19|| align=right|3,596||MBA||2. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24670)||1988 VA5|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,222|| align=right|1,94|| align=right|3,549||MBA||14. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24671) Frankmartin||1989 AD7|| align=right|13,1|| align=right|3,007|| align=right|0,119|| align=right|10,95|| align=right|5,214||MBA||10. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24672)||1989 OJ|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,210|| align=right|16,37|| align=right|4,135||MBA||27. července 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24673)||1989 SB1|| align=right|14,0|| align=right|2,242|| align=right|0,091|| align=right|6,40|| align=right|3,356||MBA||28. září 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24674)||1989 SZ4|| align=right|14,5|| align=right|2,184|| align=right|0,072|| align=right|3,71|| align=right|3,226||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24675)||1989 TZ|| align=right|13,3|| align=right|2,593|| align=right|0,218|| align=right|12,88|| align=right|4,176||MBA||2. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24676)||1989 TA4|| align=right|14,9|| align=right|2,792|| align=right|0,089|| align=right|5,14|| align=right|4,663||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24677)||1989 TH7|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,172|| align=right|9,86|| align=right|4,599||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24678)||1989 TR11|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,195|| align=right|12,80|| align=right|4,311||MBA||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(24679)||1989 VR1|| align=right|14,8|| align=right|2,225|| align=right|0,120|| align=right|6,16|| align=right|3,318||MBA||3. listopadu 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24680) Alleven||1989 YE4|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,100|| align=right|5,86|| align=right|3,444||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24681)||1989 YE6|| align=right|14,8|| align=right|2,256|| align=right|0,078|| align=right|7,38|| align=right|3,388||MBA||29. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(24682)||1990 BH|| align=right|14,5|| align=right|2,241|| align=right|0,372|| align=right|24,68|| align=right|3,354||MBA||22. ledna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24683)||1990 DV3|| align=right|14,1|| align=right|2,307|| align=right|0,191|| align=right|25,04|| align=right|3,504||MBA||26. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24684)||1990 EU4|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,080|| align=right|3,95|| align=right|3,532||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24685)||1990 FQ|| align=right|14,1|| align=right|2,547|| align=right|0,229|| align=right|13,43|| align=right|4,064||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24686)||1990 GN|| align=right|15,2|| align=right|2,334|| align=right|0,163|| align=right|1,71|| align=right|3,566||MBA||15. dubna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24687)||1990 HW|| align=right|14,5|| align=right|1,952|| align=right|0,062|| align=right|23,29|| align=right|2,726||MBA||26. dubna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24688)||1990 KE1|| align=right|12,9|| align=right|3,144|| align=right|0,108|| align=right|13,60|| align=right|5,573||MBA||20. května 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24689)||1990 OH1|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,296|| align=right|27,46|| align=right|5,549||MBA||20. července 1990||Palomar||J. Michaud
|-
|(24690)||1990 QX5|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,267|| align=right|11,88|| align=right|4,377||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24691)||1990 RH3|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,103|| align=right|10,31|| align=right|5,181||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24692)||1990 RO7|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,044|| align=right|3,27|| align=right|4,081||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24693)||1990 SB2|| align=right|14,0|| align=right|2,405|| align=right|0,351|| align=right|20,10|| align=right|3,729||MBA||23. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(24694)||1990 SZ2|| align=right|13,1|| align=right|2,602|| align=right|0,185|| align=right|14,52|| align=right|4,197||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24695)||1990 ST4|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,334|| align=right|5,14|| align=right|4,178||MBA||16. září 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(24696)||1990 SC8|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,170|| align=right|7,69|| align=right|4,084||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24697) Rastrelli||1990 SK28|| align=right|13,8|| align=right|2,524|| align=right|0,157|| align=right|2,51|| align=right|4,009||MBA||24. září 1990||Krym–Naučnyj||G. R. Kastel'; L. V. Žuravleva
|-
|(24698)||1990 TU4|| align=right|13,1|| align=right|2,624|| align=right|0,100|| align=right|14,66|| align=right|4,251||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24699)||1990 TJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,213|| align=right|3,60|| align=right|3,821||MBA||13. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24700)||1990 VN5|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,165|| align=right|15,75|| align=right|4,047||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24701)||1990 VY5|| align=right|12,5|| align=right|3,948|| align=right|0,167|| align=right|15,54|| align=right|7,844||HLD||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24702)||1991 OR|| align=right|14,5|| align=right|1,945|| align=right|0,091|| align=right|24,26|| align=right|2,712||MBA||18. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24703)||1991 PA|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,315|| align=right|4,41|| align=right|5,372||MBA||3. srpna 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24704)||1991 PM4|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|4,77|| align=right|3,482||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24705)||1991 PV4|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,215|| align=right|00,43|| align=right|5,298||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24706)||1991 PA5|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,164|| align=right|3,16|| align=right|3,441||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24707)||1991 PL5|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,189|| align=right|1,23|| align=right|3,749||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24708)||1991 PX5|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,041|| align=right|5,69|| align=right|3,625||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24709)||1991 PE6|| align=right|13,1|| align=right|3,050|| align=right|0,157|| align=right|2,64|| align=right|5,326||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24710)||1991 PX14|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,150|| align=right|5,46|| align=right|3,640||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24711) Chamisso||1991 PN17|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,220|| align=right|2,91|| align=right|3,505||MBA||6. srpna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24712) Boltzmann||1991 RP3|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,238|| align=right|4,92|| align=right|3,591||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24713)||1991 RE4|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,227|| align=right|4,94|| align=right|3,569||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24714)||1991 RT9|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,225|| align=right|1,64|| align=right|3,683||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24715)||1991 RZ15|| align=right|13,3|| align=right|3,182|| align=right|0,186|| align=right|2,10|| align=right|5,675||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24716)||1991 RB19|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,109|| align=right|10,56|| align=right|4,061||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24717)||1991 SA|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,258|| align=right|5,65|| align=right|3,555||MBA||16. září 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24718)||1991 SW|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,080|| align=right|10,68|| align=right|5,643||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24719)||1991 SE1|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,137|| align=right|7,47|| align=right|3,646||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24720)||1991 SV1|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,151|| align=right|6,83|| align=right|3,663||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24721)||1991 TJ|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,243|| align=right|4,52|| align=right|3,527||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24722)||1991 TK|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,064|| align=right|5,13|| align=right|3,700||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24723)||1991 TW8|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,193|| align=right|5,29|| align=right|3,682||MBA||1. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24724)||1991 UN|| align=right|15,8|| align=right|2,597|| align=right|0,245|| align=right|2,97|| align=right|4,184||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24725)||1991 UD3|| align=right|14,1|| align=right|2,556|| align=right|0,240|| align=right|7,14|| align=right|4,086||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24726)||1991 VY|| align=right|14,1|| align=right|2,454|| align=right|0,094|| align=right|5,86|| align=right|3,843||MBA||2. listopadu 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(24727)||1991 VD1|| align=right|13,4|| align=right|2,533|| align=right|0,093|| align=right|16,04|| align=right|4,030||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24728) Scagell||1991 VO2|| align=right|14,3|| align=right|2,402|| align=right|0,074|| align=right|8,32|| align=right|3,723||MBA||11. listopadu 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(24729)||1991 VE3|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,290|| align=right|4,53|| align=right|4,059||MBA||13. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24730)||1991 VM5|| align=right|13,7|| align=right|2,325|| align=right|0,212|| align=right|6,35|| align=right|3,545||MBA||5. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(24731)||1991 VN9|| align=right|16,2|| align=right|2,426|| align=right|0,086|| align=right|6,03|| align=right|3,778||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24732)||1992 CL2|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,114|| align=right|11,47|| align=right|4,216||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24733)||1992 DM9|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,021|| align=right|9,07|| align=right|4,190||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24734)||1992 EA1|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,158|| align=right|11,96|| align=right|4,365||MBA||10. března 1992||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(24735)||1992 EU6|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,073|| align=right|7,20|| align=right|3,552||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24736)||1992 EV8|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,050|| align=right|8,88|| align=right|4,169||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24737)||1992 ED14|| align=right|13,1|| align=right|2,553|| align=right|0,206|| align=right|8,19|| align=right|4,078||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24738)||1992 EK14|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,256|| align=right|3,59|| align=right|4,075||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24739)||1992 EB15|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,027|| align=right|4,96|| align=right|4,332||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24740)||1992 EW16|| align=right|13,6|| align=right|2,584|| align=right|0,120|| align=right|4,06|| align=right|4,152||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24741)||1992 EW17|| align=right|14,2|| align=right|2,583|| align=right|0,123|| align=right|13,91|| align=right|4,150||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(24742)||1992 GN2|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,146|| align=right|1,58|| align=right|4,373||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24743)||1992 NF|| align=right|12,4|| align=right|2,995|| align=right|0,081|| align=right|11,48|| align=right|5,183||MBA||2. července 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24744)||1992 OD5|| align=right|15,4|| align=right|2,138|| align=right|0,168|| align=right|2,98|| align=right|3,126||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24745)||1992 QY|| align=right|13,4|| align=right|3,052|| align=right|0,221|| align=right|16,63|| align=right|5,330||MBA||29. srpna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24746)||1992 RH3|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,135|| align=right|1,13|| align=right|3,152||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24747)||1992 RG5|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,119|| align=right|2,19|| align=right|5,285||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24748) Nernst||1992 ST13|| align=right|13,6|| align=right|3,002|| align=right|0,106|| align=right|6,29|| align=right|5,200||MBA||26. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24749)||1992 SM17|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,167|| align=right|19,63|| align=right|5,706||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24750) Ohm||1992 SR17|| align=right|15,0|| align=right|2,836|| align=right|0,063|| align=right|1,75|| align=right|4,775||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(24751) Kroemer||1992 SS24|| align=right|13,7|| align=right|2,849|| align=right|0,130|| align=right|5,36|| align=right|4,807||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24752)||1992 UN|| align=right|13,1|| align=right|3,118|| align=right|0,152|| align=right|1,22|| align=right|5,505||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24753)||1992 UU5|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,229|| align=right|3,25|| align=right|3,527||MBA||28. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24754)||1992 UE6|| align=right|14,1|| align=right|2,251|| align=right|0,141|| align=right|8,02|| align=right|3,377||MBA||31. října 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(24755)||1992 UQ6|| align=right|14,1|| align=right|2,297|| align=right|0,180|| align=right|6,46|| align=right|3,480||MBA||28. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24756)||1992 VF|| align=right|15,1|| align=right|2,213|| align=right|0,197|| align=right|2,91|| align=right|3,291||MBA||2. listopadu 1992||Uto||F. Uto
|-
|(24757)||1992 VN|| align=right|14,3|| align=right|2,257|| align=right|0,126|| align=right|7,67|| align=right|3,390||MBA||1. listopadu 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(24758)||1992 WZ|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,133|| align=right|5,85|| align=right|3,425||MBA||17. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(24759)||1992 WQ1|| align=right|13,1|| align=right|2,573|| align=right|0,053|| align=right|21,85|| align=right|4,125||MBA||18. listopadu 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(24760)||1992 YY1|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,151|| align=right|5,06|| align=right|3,468||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(24761) Ahau||1993 BW2|| align=right|17,4|| align=right|1,336|| align=right|0,307|| align=right|21,92|| align=right|1,543||APL||28. ledna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24762)||1993 DE1|| align=right|13,1|| align=right|2,672|| align=right|0,140|| align=right|10,43|| align=right|4,368||MBA||25. února 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24763)||1993 DV2|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,104|| align=right|6,60|| align=right|3,760||MBA||20. února 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(24764)||1993 DX2|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,135|| align=right|7,51|| align=right|3,614||MBA||20. února 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(24765)||1993 FE8|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,168|| align=right|4,21|| align=right|3,879||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24766)||1993 FW9|| align=right|14,3|| align=right|2,454|| align=right|0,163|| align=right|3,09|| align=right|3,843||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24767)||1993 FE12|| align=right|15,2|| align=right|2,449|| align=right|0,154|| align=right|3,67|| align=right|3,832||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24768)||1993 FC13|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,133|| align=right|3,43|| align=right|3,709||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24769)||1993 FN24|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,148|| align=right|1,85|| align=right|4,189||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24770)||1993 FG28|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,211|| align=right|2,43|| align=right|3,750||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24771)||1993 FA32|| align=right|14,2|| align=right|2,475|| align=right|0,195|| align=right|5,11|| align=right|3,893||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24772)||1993 FL33|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,177|| align=right|4,38|| align=right|3,863||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24773)||1993 FQ35|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,190|| align=right|3,43|| align=right|3,800||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24774)||1993 FE38|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|4,027||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24775)||1993 FT42|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,169|| align=right|2,40|| align=right|3,698||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24776)||1993 FR43|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,230|| align=right|4,28|| align=right|4,088||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24777)||1993 JY|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,197|| align=right|11,98|| align=right|4,158||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24778) Nemsu||1993 KW1|| align=right|15,3|| align=right|1,947|| align=right|0,047|| align=right|20,69|| align=right|2,716||MBA||24. května 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(24779) Presque Isle||1993 OD2|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,229|| align=right|16,07|| align=right|4,184||MBA||23. července 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(24780)||1993 QA1|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,233|| align=right|11,21|| align=right|4,403||MBA||19. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24781)||1993 RU3|| align=right|12,9|| align=right|2,715|| align=right|0,111|| align=right|11,67|| align=right|4,472||MBA||12. září 1993||Palomar||PCAS
|-
|(24782)||1993 SO7|| align=right|16,7|| align=right|2,163|| align=right|0,106|| align=right|1,39|| align=right|3,180||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24783)||1993 SQ13|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,015|| align=right|00,93|| align=right|4,684||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(24784)||1993 TV12|| align=right|13,6|| align=right|2,797|| align=right|0,143|| align=right|9,69|| align=right|4,676||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(24785)||1993 TM22|| align=right|14,2|| align=right|2,853|| align=right|0,023|| align=right|9,00|| align=right|4,817||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24786)||1993 TM24|| align=right|14,6|| align=right|2,882|| align=right|0,182|| align=right|4,63|| align=right|4,892||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24787)||1993 TJ27|| align=right|14,6|| align=right|2,973|| align=right|0,041|| align=right|10,51|| align=right|5,124||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24788)||1993 TL28|| align=right|14,6|| align=right|3,026|| align=right|0,164|| align=right|2,42|| align=right|5,262||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24789)||1993 TZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,917|| align=right|0,015|| align=right|3,25|| align=right|4,981||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24790)||1993 TM31|| align=right|14,2|| align=right|2,912|| align=right|0,033|| align=right|3,05|| align=right|4,968||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24791)||1993 TK37|| align=right|14,3|| align=right|3,015|| align=right|0,145|| align=right|11,49|| align=right|5,234||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24792)||1993 TB46|| align=right|15,5|| align=right|3,085|| align=right|0,201|| align=right|00,79|| align=right|5,417||MBA||10. října 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24793)||1993 UT|| align=right|13,6|| align=right|2,723|| align=right|0,335|| align=right|32,33|| align=right|4,492||MBA||22. října 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(24794)||1993 UB7|| align=right|13,0|| align=right|3,084|| align=right|0,073|| align=right|22,63|| align=right|5,414||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24795)||1994 AC17|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,219|| align=right|3,63|| align=right|4,096||MBA||5. ledna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24796)||1994 CD18|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,192|| align=right|8,14|| align=right|3,247||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24797)||1994 PD2|| align=right|14,0|| align=right|2,609|| align=right|0,209|| align=right|13,19|| align=right|4,214||MBA||9. srpna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(24798)||1994 PF2|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,245|| align=right|1,54|| align=right|3,767||MBA||9. srpna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(24799)||1994 PW3|| align=right|16,5|| align=right|2,407|| align=right|0,209|| align=right|1,05|| align=right|3,733||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24800)||1994 PC13|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,089|| align=right|1,34|| align=right|4,001||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24801)||1994 PQ15|| align=right|14,1|| align=right|2,400|| align=right|0,226|| align=right|3,03|| align=right|3,716||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24802)||1994 PC16|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,153|| align=right|2,68|| align=right|3,737||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24803)||1994 PP18|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,077|| align=right|4,38|| align=right|3,868||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24804)||1994 PS31|| align=right|15,8|| align=right|2,441|| align=right|0,198|| align=right|5,16|| align=right|3,812||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24805)||1994 RL1|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,207|| align=right|12,95|| align=right|4,062||MBA||4. září 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24806)||1994 RH9|| align=right|14,5|| align=right|2,412|| align=right|0,347|| align=right|9,89|| align=right|3,745||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24807)||1994 SS8|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,125|| align=right|00,64|| align=right|4,520||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24808)||1994 TN1|| align=right|12,1|| align=right|3,179|| align=right|0,222|| align=right|13,33|| align=right|5,667||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24809)||1994 TW3|| align=right|14,2|| align=right|1,937|| align=right|0,160|| align=right|27,97|| align=right|2,696||MBA||8. října 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(24810)||1994 UE8|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,191|| align=right|3,32|| align=right|4,268||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24811)||1994 VB|| align=right|14,6|| align=right|2,541|| align=right|0,196|| align=right|13,62|| align=right|4,050||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24812)||1994 VH|| align=right|14,2|| align=right|2,535|| align=right|0,270|| align=right|7,58|| align=right|4,035||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24813)||1994 VL1|| align=right|14,0|| align=right|2,695|| align=right|0,212|| align=right|12,05|| align=right|4,423||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24814)||1994 VW1|| align=right|15,0|| align=right|1,963|| align=right|0,261|| align=right|15,54|| align=right|2,750||MBA||10. listopadu 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(24815)||1994 VQ6|| align=right|15,1|| align=right|1,925|| align=right|0,102|| align=right|21,04|| align=right|2,670||MBA||7. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24816)||1994 VU6|| align=right|13,7|| align=right|2,640|| align=right|0,210|| align=right|13,07|| align=right|4,288||MBA||1. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24817)||1994 WJ|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,287|| align=right|5,64|| align=right|4,068||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24818) Menichelli||1994 WX|| align=right|15,0|| align=right|3,180|| align=right|0,171|| align=right|4,65|| align=right|5,670||MBA||23. listopadu 1994||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(24819)||1994 XY4|| align=right|15,1|| align=right|1,874|| align=right|0,134|| align=right|24,40|| align=right|2,565||MBA||6. prosince 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24820)||1994 YK1|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,159|| align=right|6,07|| align=right|4,573||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24821)||1995 BJ11|| align=right|13,2|| align=right|3,026|| align=right|0,139|| align=right|4,23|| align=right|5,263||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24822)||1995 BW11|| align=right|13,4|| align=right|3,078|| align=right|0,047|| align=right|1,88|| align=right|5,400||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24823)||1995 DC10|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,133|| align=right|10,70|| align=right|5,392||MBA||25. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24824)||1995 GL7|| align=right|14,8|| align=right|3,037|| align=right|0,118|| align=right|6,16|| align=right|5,292||MBA||4. dubna 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24825)||1995 QB2|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,185|| align=right|3,56|| align=right|3,348||MBA||21. srpna 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24826)||1995 QN2|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,101|| align=right|6,79|| align=right|3,551||MBA||22. srpna 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(24827)||1995 RA|| align=right|13,1|| align=right|2,346|| align=right|0,232|| align=right|22,97|| align=right|3,592||MBA||2. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(24828)||1995 SE1|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,128|| align=right|4,07|| align=right|3,617||MBA||20. září 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(24829)||1995 SH1|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,138|| align=right|5,78|| align=right|3,468||MBA||22. září 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(24830)||1995 ST3|| align=right|14,8|| align=right|2,256|| align=right|0,189|| align=right|2,95|| align=right|3,387||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24831)||1995 SX4|| align=right|13,9|| align=right|2,258|| align=right|0,167|| align=right|6,25|| align=right|3,392||MBA||21. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24832)||1995 SU5|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,160|| align=right|7,39|| align=right|3,647||MBA||25. září 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24833)||1995 SM21|| align=right|15,6|| align=right|2,302|| align=right|0,131|| align=right|7,09|| align=right|3,491||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24834)||1995 SY30|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,066|| align=right|7,10|| align=right|3,562||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24835)||1995 SM55|| align=right|4,8|| align=right|41,66|| align=right|0,103|| align=right|27,11|| align=right|269||CBW||19. září 1995||Steward||N. Danzl
|-
|(24836)||1995 TO1|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,116|| align=right|2,53|| align=right|4,127||MBA||14. října 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24837) Mšecké Žehrovice||1995 UQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,233|| align=right|4,59|| align=right|3,628||MBA||22. října 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(24838) Abilunon||1995 UJ2|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,219|| align=right|3,36|| align=right|3,642||MBA||23. října 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(24839)||1995 UE4|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,074|| align=right|6,45|| align=right|3,669||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24840)||1995 UN8|| align=right|14,7|| align=right|2,301|| align=right|0,207|| align=right|6,81|| align=right|3,490||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24841)||1995 UY8|| align=right|15,3|| align=right|2,465|| align=right|0,163|| align=right|4,35|| align=right|3,870||MBA||30. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24842)||1995 UQ46|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,256|| align=right|4,33|| align=right|3,520||MBA||20. října 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(24843)||1995 VZ|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,217|| align=right|1,91|| align=right|3,649||MBA||15. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24844)||1995 VM1|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,197|| align=right|6,81|| align=right|3,431||MBA||15. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24845)||1995 VP17|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,044|| align=right|2,22|| align=right|3,822||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24846)||1995 WM|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,099|| align=right|6,10|| align=right|3,775||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24847) Polesný||1995 WE6|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,209|| align=right|2,26|| align=right|3,709||MBA||26. listopadu 1995||Kleť||Klet
|-
|(24848)||1995 WO41|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,192|| align=right|5,69|| align=right|4,104||MBA||28. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24849)||1995 WQ41|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,177|| align=right|6,52|| align=right|3,510||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24850)||1995 XA|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,131|| align=right|5,74|| align=right|3,552||MBA||1. prosince 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(24851)||1995 XE|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,050|| align=right|13,94|| align=right|4,126||MBA||2. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24852)||1995 XX4|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,143|| align=right|4,65|| align=right|3,689||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24853)||1995 YJ|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,177|| align=right|3,88|| align=right|4,246||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24854)||1995 YU|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,218|| align=right|5,68|| align=right|3,766||MBA||19. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24855)||1995 YM4|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,275|| align=right|5,03|| align=right|4,144||MBA||22. prosince 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(24856)||1996 AA4|| align=right|15,3|| align=right|2,724|| align=right|0,244|| align=right|8,80|| align=right|4,494||MBA||15. ledna 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(24857)||1996 AH4|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,113|| align=right|6,72|| align=right|3,395||MBA||15. ledna 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(24858) Diethelm||1996 BB1|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,185|| align=right|3,82|| align=right|4,096||MBA||21. ledna 1996||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(24859)||1996 BP11|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,225|| align=right|11,58|| align=right|4,266||MBA||24. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24860)||1996 CK1|| align=right|14,7|| align=right|2,718|| align=right|0,172|| align=right|5,11|| align=right|4,479||MBA||11. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24861)||1996 DE1|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,143|| align=right|3,04|| align=right|4,387||MBA||22. února 1996||Sormano||A. Testa; P. Ghezzi
|-
|(24862)||1996 DC3|| align=right|14,7|| align=right|2,601|| align=right|0,147|| align=right|4,17|| align=right|4,194||MBA||27. února 1996||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(24863)||1996 EB|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,147|| align=right|14,75|| align=right|4,199||MBA||2. března 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(24864)||1996 EB1|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,100|| align=right|3,77|| align=right|4,600||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24865)||1996 EG1|| align=right|14,0|| align=right|2,924|| align=right|0,077|| align=right|13,15|| align=right|5,000||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24866)||1996 ER1|| align=right|12,1|| align=right|3,229|| align=right|0,051|| align=right|21,24|| align=right|5,801||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24867)||1996 EB7|| align=right|16,2|| align=right|2,936|| align=right|0,165|| align=right|1,43|| align=right|5,029||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24868)||1996 EY7|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,106|| align=right|4,43|| align=right|4,345||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24869)||1996 FZ|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,083|| align=right|1,12|| align=right|4,441||MBA||18. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24870)||1996 FJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,789|| align=right|0,276|| align=right|31,79|| align=right|4,657||MBA||19. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24871)||1996 GV17|| align=right|13,7|| align=right|2,987|| align=right|0,105|| align=right|12,40|| align=right|5,161||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24872)||1996 GT19|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,063|| align=right|9,07|| align=right|5,366||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24873)||1996 GG20|| align=right|14,0|| align=right|2,920|| align=right|0,126|| align=right|2,55|| align=right|4,988||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24874)||1996 HF14|| align=right|15,1|| align=right|2,951|| align=right|0,071|| align=right|2,46|| align=right|5,069||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24875)||1996 HX16|| align=right|14,2|| align=right|2,931|| align=right|0,099|| align=right|2,80|| align=right|5,017||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24876)||1996 HO19|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,160|| align=right|1,77|| align=right|5,672||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24877)||1996 HW20|| align=right|14,7|| align=right|3,160|| align=right|0,201|| align=right|2,01|| align=right|5,617||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24878)||1996 HP25|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,195|| align=right|19,13|| align=right|5,510||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24879)||1996 KO5|| align=right|13,8|| align=right|2,937|| align=right|0,068|| align=right|13,73|| align=right|5,032||MBA||21. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24880)||1996 OP|| align=right|14,7|| align=right|3,112|| align=right|0,154|| align=right|1,71|| align=right|5,489||MBA||21. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24881)||1996 PQ2|| align=right|16,2|| align=right|1,981|| align=right|0,072|| align=right|16,72|| align=right|2,789||MBA||10. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24882)||1996 RK30|| align=right|11,2|| align=right|5,232|| align=right|0,062|| align=right|7,11|| align=right|11,97||JUT||13. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(24883)||1996 VG9|| align=right|16,3|| align=right|1,877|| align=right|0,156|| align=right|22,72|| align=right|2,571||MBA||13. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24884)||1996 XL5|| align=right|13,6|| align=right|2,622|| align=right|0,158|| align=right|13,98|| align=right|4,246||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24885)||1996 XQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,202|| align=right|0,101|| align=right|2,69|| align=right|3,266||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24886)||1996 XJ12|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,166|| align=right|3,12|| align=right|3,572||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24887)||1996 XT19|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,056|| align=right|2,05|| align=right|3,259||MBA||11. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24888)||1996 XS23|| align=right|14,6|| align=right|2,302|| align=right|0,242|| align=right|26,39|| align=right|3,493||MBA||8. prosince 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(24889)||1996 XU32|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,135|| align=right|4,26|| align=right|3,364||MBA||11. prosince 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(24890)||1996 XV32|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,112|| align=right|7,67|| align=right|5,137||MBA||4. prosince 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(24891)||1997 AT2|| align=right|15,0|| align=right|2,150|| align=right|0,172|| align=right|4,50|| align=right|3,152||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24892)||1997 AD3|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,108|| align=right|5,97|| align=right|3,588||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24893)||1997 AK5|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,074|| align=right|5,56|| align=right|3,484||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24894)||1997 AG8|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,118|| align=right|3,67|| align=right|3,418||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24895)||1997 AC13|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,123|| align=right|3,04|| align=right|3,460||MBA||9. ledna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(24896)||1997 AT14|| align=right|15,7|| align=right|2,206|| align=right|0,111|| align=right|1,61|| align=right|3,275||MBA||12. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(24897)||1997 AA17|| align=right|15,6|| align=right|2,153|| align=right|0,151|| align=right|00,66|| align=right|3,159||MBA||13. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(24898) Alanholmes||1997 AR17|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,123|| align=right|1,93|| align=right|3,396||MBA||14. ledna 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(24899) Dominiona||1997 AU17|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,141|| align=right|5,01|| align=right|3,607||MBA||14. ledna 1997||Dominion||G. C. L. Aikman
|-
|(24900)||1997 AZ17|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,108|| align=right|2,99|| align=right|3,470||MBA||15. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24901)||1997 AV20|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,077|| align=right|10,12|| align=right|3,490||MBA||11. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24902)||1997 AR22|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,125|| align=right|5,52|| align=right|3,466||MBA||11. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24903)||1997 AS22|| align=right|13,7|| align=right|2,356|| align=right|0,049|| align=right|6,80|| align=right|3,616||MBA||11. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24904)||1997 BM8|| align=right|14,7|| align=right|2,218|| align=right|0,156|| align=right|4,42|| align=right|3,302||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24905)||1997 CO1|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,156|| align=right|1,56|| align=right|3,616||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24906)||1997 CG4|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,135|| align=right|7,25|| align=right|3,455||MBA||4. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(24907) Alfredhaar||1997 CO4|| align=right|15,7|| align=right|2,454|| align=right|0,071|| align=right|4,67|| align=right|3,843||MBA||4. února 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24908)||1997 CE22|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,153|| align=right|6,99|| align=right|3,559||MBA||13. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24909)||1997 CY28|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,078|| align=right|7,36|| align=right|3,535||MBA||7. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24910)||1997 CK29|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,207|| align=right|1,18|| align=right|3,495||MBA||14. února 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(24911)||1997 DU|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,067|| align=right|6,78|| align=right|3,527||MBA||27. února 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24912)||1997 EB1|| align=right|15,3|| align=right|2,356|| align=right|0,085|| align=right|6,01|| align=right|3,616||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24913)||1997 EQ2|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,107|| align=right|5,96|| align=right|3,492||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24914)||1997 EZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,068|| align=right|6,90|| align=right|3,637||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24915)||1997 EC6|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,116|| align=right|3,35|| align=right|3,747||MBA||7. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24916) Stelzhamer||1997 EK11|| align=right|16,4|| align=right|2,443|| align=right|0,115|| align=right|2,46|| align=right|3,819||MBA||7. března 1997||Davidschlag||E. Meyer
|-
|(24917)||1997 EH12|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,042|| align=right|6,00|| align=right|3,449||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24918) Tedkooser||1997 EO17|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,168|| align=right|7,48|| align=right|3,447||MBA||10. března 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(24919)||1997 ER17|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,188|| align=right|2,12|| align=right|3,629||MBA||3. března 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24920)||1997 EE23|| align=right|13,8|| align=right|2,392|| align=right|0,074|| align=right|7,83|| align=right|3,699||MBA||2. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24921)||1997 EE32|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,131|| align=right|2,23|| align=right|3,808||MBA||11. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24922)||1997 EH33|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,187|| align=right|5,54|| align=right|3,384||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24923)||1997 EB37|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,111|| align=right|4,25|| align=right|3,533||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24924)||1997 EY45|| align=right|14,7|| align=right|2,388|| align=right|0,153|| align=right|3,25|| align=right|3,689||MBA||15. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24925)||1997 FW|| align=right|14,6|| align=right|2,387|| align=right|0,244|| align=right|11,11|| align=right|3,688||MBA||18. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24926)||1997 GB8|| align=right|16,4|| align=right|2,556|| align=right|0,179|| align=right|1,08|| align=right|4,085||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24927)||1997 GP12|| align=right|15,0|| align=right|2,385|| align=right|0,215|| align=right|3,18|| align=right|3,683||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24928)||1997 GK13|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,250|| align=right|7,57|| align=right|3,724||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24929)||1997 GX15|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,052|| align=right|3,85|| align=right|3,860||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24930)||1997 GL17|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,147|| align=right|2,02|| align=right|3,766||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24931)||1997 GO18|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,136|| align=right|11,66|| align=right|4,153||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24932)||1997 GW22|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,099|| align=right|3,03|| align=right|3,997||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24933)||1997 GK25|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,175|| align=right|2,13|| align=right|3,664||MBA||8. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24934)||1997 GK36|| align=right|13,8|| align=right|2,618|| align=right|0,157|| align=right|13,76|| align=right|4,236||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24935) Godfreyhardy||1997 HP2|| align=right|15,4|| align=right|2,532|| align=right|0,110|| align=right|1,20|| align=right|4,029||MBA||28. dubna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24936)||1997 HX7|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,120|| align=right|14,32|| align=right|4,192||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24937)||1997 HD9|| align=right|16,0|| align=right|2,549|| align=right|0,158|| align=right|1,75|| align=right|4,069||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24938)||1997 HY9|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,126|| align=right|8,43|| align=right|3,830||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(24939) Chiminello||1997 JR|| align=right|13,9|| align=right|2,423|| align=right|0,259|| align=right|13,69|| align=right|3,771||MBA||1. května 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(24940)||1997 JY4|| align=right|14,2|| align=right|2,527|| align=right|0,145|| align=right|11,95|| align=right|4,017||MBA||1. května 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(24941)||1997 JM14|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|3,900||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24942)||1997 JA15|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,208|| align=right|6,48|| align=right|4,070||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24943)||1997 JY17|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,128|| align=right|3,42|| align=right|4,021||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24944) Harish-Chandra||1997 LZ4|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,167|| align=right|4,59|| align=right|4,418||MBA||11. června 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24945)||1997 LH9|| align=right|15,5|| align=right|2,543|| align=right|0,097|| align=right|3,76|| align=right|4,054||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24946)||1997 NQ|| align=right|14,0|| align=right|2,691|| align=right|0,192|| align=right|12,27|| align=right|4,415||MBA||1. července 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(24947) Hausdorff||1997 NU1|| align=right|14,2|| align=right|2,857|| align=right|0,101|| align=right|1,11|| align=right|4,828||MBA||7. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24948) Babote||1997 NU6|| align=right|13,5|| align=right|2,808|| align=right|0,095|| align=right|8,39|| align=right|4,704||MBA||9. července 1997||Pises||Pises
|-
|(24949)||1997 PZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,098|| align=right|2,90|| align=right|5,127||MBA||4. srpna 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(24950) Nikhilas||1997 QF|| align=right|13,6|| align=right|2,874|| align=right|0,067|| align=right|14,08|| align=right|4,872||MBA||23. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(24951)||1997 QK|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,140|| align=right|9,14|| align=right|5,277||MBA||24. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(24952)||1997 QJ4|| align=right|7,5|| align=right|39,20|| align=right|0,224|| align=right|16,60|| align=right|246||PLT||28. srpna 1997||Mauna Kea||J. X. Luu; C. Trujillo; D. C. Jewitt; K. Berney
|-
|(24953)||1997 SG7|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,118|| align=right|1,22|| align=right|5,583||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24954)||1997 SL7|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,138|| align=right|10,08|| align=right|5,368||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(24955)||1997 SK10|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,177|| align=right|2,35|| align=right|5,472||MBA||26. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24956)||1997 SN10|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,158|| align=right|4,67|| align=right|5,531||MBA||26. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24957)||1997 SF16|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,124|| align=right|00,77|| align=right|5,345||MBA||27. září 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(24958)||1997 SS31|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,165|| align=right|4,33|| align=right|5,690||MBA||28. září 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(24959)||1997 TR|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,115|| align=right|8,86|| align=right|5,387||MBA||3. října 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(24960)||1997 TV17|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,056|| align=right|9,92|| align=right|5,643||MBA||6. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24961)||1997 TO24|| align=right|14,6|| align=right|2,917|| align=right|0,338|| align=right|6,91|| align=right|4,982||MBA||8. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24962) Kenjitoba||1997 UX8|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,122|| align=right|6,06|| align=right|5,704||MBA||27. října 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(24963)||1997 UB11|| align=right|12,2|| align=right|3,217|| align=right|0,040|| align=right|21,38|| align=right|5,768||MBA||26. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(24964)||1997 UY20|| align=right|13,9|| align=right|3,084|| align=right|0,238|| align=right|11,64|| align=right|5,415||MBA||27. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24965)||1997 WC2|| align=right|14,3|| align=right|3,041|| align=right|0,119|| align=right|4,23|| align=right|5,303||MBA||19. listopadu 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(24966)||1997 YB3|| align=right|14,1|| align=right|2,391|| align=right|0,164|| align=right|1,42|| align=right|3,698||MBA||24. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24967)||1998 AX8|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,288|| align=right|2,09|| align=right|5,391||MBA||14. ledna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(24968)||1998 BY12|| align=right|14,7|| align=right|2,333|| align=right|0,080|| align=right|5,67|| align=right|3,562||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24969) Lucafini||1998 CD2|| align=right|14,1|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|14,13|| align=right|4,189||MBA||13. února 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(24970)||1998 FC12|| align=right|15,3|| align=right|2,079|| align=right|0,245|| align=right|4,48|| align=right|2,997||MBA||25. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(24971)||1998 FG77|| align=right|14,0|| align=right|2,367|| align=right|0,180|| align=right|6,88|| align=right|3,642||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24972)||1998 FC116|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,218|| align=right|24,70|| align=right|3,442||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24973)||1998 GD7|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,140|| align=right|15,32|| align=right|5,361||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24974)||1998 HG3|| align=right|15,5|| align=right|2,201|| align=right|0,228|| align=right|6,72|| align=right|3,265||MBA||21. dubna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(24975)||1998 HO38|| align=right|16,1|| align=right|2,129|| align=right|0,097|| align=right|1,90|| align=right|3,106||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24976)||1998 HE51|| align=right|15,3|| align=right|2,172|| align=right|0,176|| align=right|3,90|| align=right|3,200||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24977)||1998 HE87|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,056|| align=right|3,50|| align=right|3,358||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24978)||1998 HJ151|| align=right|7,5|| align=right|43,60|| align=right|0,054|| align=right|2,39|| align=right|288||CBW||28. dubna 1998||Mauna Kea||J. X. Luu; C. Trujillo; D. J. Tholen; D. C. Jewitt
|-
|(24979)||1998 JB2|| align=right|14,4|| align=right|2,387|| align=right|0,102|| align=right|5,55|| align=right|3,688||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(24980)||1998 KF2|| align=right|13,1|| align=right|2,416|| align=right|0,220|| align=right|22,94|| align=right|3,756||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24981) Shigekimurakami||1998 KB5|| align=right|15,5|| align=right|2,171|| align=right|0,149|| align=right|5,00|| align=right|3,198||MBA||22. května 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(24982)||1998 KB34|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,119|| align=right|4,06|| align=right|5,538||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24983)||1998 KZ38|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,143|| align=right|13,30|| align=right|4,125||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24984)||1998 KQ42|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,253|| align=right|10,53|| align=right|3,397||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24985)||1998 KW45|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,087|| align=right|6,56|| align=right|3,311||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24986)||1998 KS46|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,195|| align=right|6,65|| align=right|3,507||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24987)||1998 KA65|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,194|| align=right|3,70|| align=right|3,229||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24988)||1998 MM2|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,143|| align=right|4,71|| align=right|3,730||MBA||19. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(24989)||1998 MG13|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,158|| align=right|9,26|| align=right|3,500||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24990)||1998 MA26|| align=right|14,8|| align=right|2,199|| align=right|0,168|| align=right|3,85|| align=right|3,261||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24991)||1998 ML31|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,217|| align=right|6,56|| align=right|3,481||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24992)||1998 MC32|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,211|| align=right|7,24|| align=right|3,526||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24993)||1998 MC34|| align=right|15,3|| align=right|2,185|| align=right|0,095|| align=right|3,61|| align=right|3,230||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(24994)||1998 MZ37|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|6,48|| align=right|3,633||MBA||23. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24995)||1998 OQ|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,135|| align=right|4,27|| align=right|4,029||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(24996)||1998 OD1|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,143|| align=right|5,42|| align=right|3,687||MBA||20. července 1998||San Marcello||V. Goretti; L. Tesi
|-
|(24997)||1998 OO3|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,128|| align=right|2,92|| align=right|3,664||MBA||23. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(24998) Hermite||1998 OQ4|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,122|| align=right|1,98|| align=right|3,418||MBA||28. července 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24999) Hieronymus||1998 OY4|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,179|| align=right|8,12|| align=right|4,081||MBA||24. července 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(25000) Astrometria||1998 OW5|| align=right|12,6|| align=right|3,164|| align=right|0,099|| align=right|14,97|| align=right|5,628||MBA||28. července 1998||Prescott||P. G. Comba
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek